|-
|(87001)||2000 JN44|| align=right|16,7|| align=right|2,600|| align=right|0,234|| align=right|13,00|| align=right|4,192||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87002)||2000 JK46|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,153|| align=right|12,56|| align=right|4,133||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87003)||2000 JL46|| align=right|16,5|| align=right|2,393|| align=right|0,182|| align=right|1,37|| align=right|3,701||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87004)||2000 JU49|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,128|| align=right|7,42|| align=right|3,423||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87005)||2000 JJ52|| align=right|15,6|| align=right|2,290|| align=right|0,320|| align=right|8,10|| align=right|3,466||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87006)||2000 JU53|| align=right|13,6|| align=right|2,785|| align=right|0,232|| align=right|35,41|| align=right|4,648||MBA||11. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87007)||2000 JF55|| align=right|15,6|| align=right|2,324|| align=right|0,106|| align=right|3,64|| align=right|3,542||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87008)||2000 JK55|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,114|| align=right|7,20|| align=right|3,592||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87009)||2000 JN55|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,282|| align=right|6,73|| align=right|3,584||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87010)||2000 JR55|| align=right|15,6|| align=right|2,341|| align=right|0,121|| align=right|6,89|| align=right|3,582||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87011)||2000 JQ56|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,168|| align=right|4,96|| align=right|4,079||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87012)||2000 JM57|| align=right|15,3|| align=right|2,566|| align=right|0,229|| align=right|5,26|| align=right|4,109||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87013)||2000 JP57|| align=right|15,4|| align=right|2,370|| align=right|0,083|| align=right|7,18|| align=right|3,648||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87014)||2000 JV57|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,148|| align=right|4,90|| align=right|3,578||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87015)||2000 JJ58|| align=right|15,1|| align=right|2,314|| align=right|0,096|| align=right|5,90|| align=right|3,520||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87016)||2000 JJ62|| align=right|15,6|| align=right|2,600|| align=right|0,165|| align=right|9,69|| align=right|4,193||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87017)||2000 JJ63|| align=right|16,8|| align=right|2,354|| align=right|0,151|| align=right|3,57|| align=right|3,610||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87018)||2000 JL63|| align=right|16,1|| align=right|2,298|| align=right|0,167|| align=right|4,91|| align=right|3,482||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87019)||2000 JY63|| align=right|15,3|| align=right|2,537|| align=right|0,069|| align=right|4,08|| align=right|4,040||MBA||10. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87020)||2000 JA64|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,210|| align=right|3,52|| align=right|3,620||MBA||10. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87021)||2000 JR65|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,212|| align=right|7,53|| align=right|3,520||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87022)||2000 JU65|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,149|| align=right|9,17|| align=right|3,552||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87023)||2000 JC66|| align=right|16,4|| align=right|2,323|| align=right|0,125|| align=right|11,20|| align=right|3,540||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87024)||2000 JS66|| align=right|18,7|| align=right|1,197|| align=right|0,190|| align=right|14,44|| align=right|1,309||APL||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87025)||2000 JT66|| align=right|18,0|| align=right|1,227|| align=right|0,484|| align=right|25,32|| align=right|1,359||APL||7. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87026)||2000 JH76|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,188|| align=right|1,75|| align=right|3,680||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87027)||2000 JJ77|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,187|| align=right|3,57|| align=right|3,619||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87028)||2000 JA78|| align=right|15,6|| align=right|2,353|| align=right|0,197|| align=right|5,16|| align=right|3,608||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87029)||2000 JP81|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,161|| align=right|3,11|| align=right|4,077||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87030)||2000 JO82|| align=right|15,8|| align=right|2,432|| align=right|0,233|| align=right|2,81|| align=right|3,792||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87031)||2000 JS83|| align=right|16,1|| align=right|2,550|| align=right|0,138|| align=right|6,64|| align=right|4,072||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87032)||2000 JE84|| align=right|16,0|| align=right|2,225|| align=right|0,046|| align=right|3,91|| align=right|3,319||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87033)||2000 KK|| align=right|15,9|| align=right|2,482|| align=right|0,040|| align=right|8,52|| align=right|3,911||MBA||24. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(87034)||2000 KT1|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,238|| align=right|7,12|| align=right|3,617||MBA||26. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(87035)||2000 KE2|| align=right|14,4|| align=right|2,353|| align=right|0,345|| align=right|22,86|| align=right|3,608||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87036)||2000 KW3|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,199|| align=right|6,03|| align=right|3,586||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87037)||2000 KC4|| align=right|16,6|| align=right|2,420|| align=right|0,150|| align=right|1,14|| align=right|3,764||MBA||27. května 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(87038)||2000 KU4|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,205|| align=right|23,99|| align=right|3,498||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87039)||2000 KT5|| align=right|16,1|| align=right|2,547|| align=right|0,202|| align=right|4,23|| align=right|4,064||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87040)||2000 KJ6|| align=right|16,3|| align=right|2,409|| align=right|0,183|| align=right|2,89|| align=right|3,739||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87041)||2000 KV6|| align=right|16,8|| align=right|2,327|| align=right|0,175|| align=right|5,82|| align=right|3,550||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87042)||2000 KX6|| align=right|15,9|| align=right|2,338|| align=right|0,170|| align=right|5,63|| align=right|3,575||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87043)||2000 KQ7|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,176|| align=right|2,29|| align=right|3,667||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87044)||2000 KC8|| align=right|15,7|| align=right|2,603|| align=right|0,152|| align=right|5,19|| align=right|4,200||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87045)||2000 KJ9|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,208|| align=right|6,12|| align=right|3,523||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87046)||2000 KT12|| align=right|15,7|| align=right|2,275|| align=right|0,103|| align=right|5,47|| align=right|3,431||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87047)||2000 KZ16|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,185|| align=right|3,38|| align=right|3,651||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87048)||2000 KT20|| align=right|15,3|| align=right|2,561|| align=right|0,168|| align=right|4,11|| align=right|4,098||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87049)||2000 KP21|| align=right|16,5|| align=right|2,382|| align=right|0,201|| align=right|2,52|| align=right|3,676||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87050)||2000 KS21|| align=right|16,8|| align=right|2,366|| align=right|0,150|| align=right|3,46|| align=right|3,638||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87051)||2000 KO26|| align=right|15,7|| align=right|2,440|| align=right|0,201|| align=right|3,54|| align=right|3,811||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87052)||2000 KG27|| align=right|14,6|| align=right|2,633|| align=right|0,069|| align=right|10,75|| align=right|4,272||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87053)||2000 KZ29|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,214|| align=right|13,93|| align=right|4,149||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87054)||2000 KU30|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,101|| align=right|2,84|| align=right|4,215||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87055)||2000 KP32|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,175|| align=right|0,58|| align=right|3,693||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87056)||2000 KX34|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,152|| align=right|7,49|| align=right|3,581||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87057)||2000 KD35|| align=right|16,0|| align=right|2,597|| align=right|0,184|| align=right|7,72|| align=right|4,185||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87058)||2000 KY35|| align=right|15,5|| align=right|2,547|| align=right|0,079|| align=right|7,44|| align=right|4,065||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87059)||2000 KZ36|| align=right|17,1|| align=right|2,382|| align=right|0,212|| align=right|0,27|| align=right|3,676||MBA||29. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87060)||2000 KF39|| align=right|16,9|| align=right|2,654|| align=right|0,091|| align=right|6,97|| align=right|4,323||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87061)||2000 KP45|| align=right|15,8|| align=right|2,857|| align=right|0,042|| align=right|6,35|| align=right|4,829||MBA||30. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87062)||2000 KC53|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,187|| align=right|2,48|| align=right|3,637||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87063)||2000 KO53|| align=right|14,1|| align=right|2,584|| align=right|0,190|| align=right|11,18|| align=right|4,154||MBA||29. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87064)||2000 KW54|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,174|| align=right|9,17|| align=right|4,090||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87065)||2000 KM56|| align=right|16,7|| align=right|2,343|| align=right|0,170|| align=right|5,23|| align=right|3,586||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87066)||2000 KP56|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,207|| align=right|11,98|| align=right|4,141||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87067)||2000 KA57|| align=right|15,6|| align=right|2,533|| align=right|0,128|| align=right|1,75|| align=right|4,030||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87068)||2000 KN58|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,218|| align=right|9,80|| align=right|3,635||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87069)||2000 KE59|| align=right|15,9|| align=right|2,319|| align=right|0,063|| align=right|5,42|| align=right|3,530||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87070)||2000 KP59|| align=right|15,1|| align=right|2,561|| align=right|0,189|| align=right|14,36|| align=right|4,098||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87071)||2000 KM61|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,120|| align=right|13,01|| align=right|4,120||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87072)||2000 KF62|| align=right|14,7|| align=right|2,613|| align=right|0,211|| align=right|13,24|| align=right|4,222||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87073)||2000 KF66|| align=right|14,5|| align=right|2,564|| align=right|0,223|| align=right|26,77|| align=right|4,106||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87074)||2000 KC68|| align=right|16,0|| align=right|2,333|| align=right|0,144|| align=right|7,08|| align=right|3,563||MBA||30. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87075)||2000 KK70|| align=right|16,3|| align=right|2,532|| align=right|0,244|| align=right|1,60|| align=right|4,029||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87076)||2000 KL73|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,136|| align=right|11,62|| align=right|4,578||MBA||28. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87077)||2000 KS73|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,206|| align=right|6,04|| align=right|3,654||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87078)||2000 KC74|| align=right|15,5|| align=right|2,333|| align=right|0,107|| align=right|7,86|| align=right|3,564||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87079)||2000 KG75|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,137|| align=right|13,54|| align=right|4,208||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87080)||2000 KH75|| align=right|16,2|| align=right|2,226|| align=right|0,164|| align=right|4,85|| align=right|3,322||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87081)||2000 KH76|| align=right|16,3|| align=right|2,528|| align=right|0,261|| align=right|4,79|| align=right|4,018||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87082)||2000 KU76|| align=right|16,0|| align=right|2,232|| align=right|0,175|| align=right|6,56|| align=right|3,334||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87083)||2000 KV76|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,143|| align=right|7,06|| align=right|3,562||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87084)||2000 KY76|| align=right|15,3|| align=right|2,586|| align=right|0,090|| align=right|14,26|| align=right|4,159||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87085)||2000 KU78|| align=right|16,0|| align=right|2,360|| align=right|0,244|| align=right|4,36|| align=right|3,625||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87086)||2000 KZ81|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,105|| align=right|3,50|| align=right|3,471||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87087)||2000 KA83|| align=right|16,2|| align=right|2,436|| align=right|0,185|| align=right|6,39|| align=right|3,802||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87088)||2000 LY|| align=right|15,9|| align=right|2,333|| align=right|0,246|| align=right|4,00|| align=right|3,562||MBA||2. června 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(87089)||2000 LF1|| align=right|15,4|| align=right|2,351|| align=right|0,261|| align=right|6,78|| align=right|3,605||MBA||1. června 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(87090)||2000 LX2|| align=right|14,2|| align=right|2,569|| align=right|0,150|| align=right|23,10|| align=right|4,116||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87091)||2000 LB3|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,254|| align=right|21,83|| align=right|3,700||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87092)||2000 LK3|| align=right|14,7|| align=right|2,529|| align=right|0,199|| align=right|10,95|| align=right|4,022||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87093)||2000 LW6|| align=right|15,1|| align=right|2,344|| align=right|0,144|| align=right|7,51|| align=right|3,587||MBA||1. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87094)||2000 LA7|| align=right|15,8|| align=right|2,576|| align=right|0,074|| align=right|4,80|| align=right|4,134||MBA||1. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87095)||2000 LO7|| align=right|15,1|| align=right|2,529|| align=right|0,220|| align=right|10,99|| align=right|4,020||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87096)||2000 LU9|| align=right|15,3|| align=right|2,418|| align=right|0,180|| align=right|1,32|| align=right|3,759||MBA||6. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87097)||2000 LJ10|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,102|| align=right|7,28|| align=right|4,146||MBA||7. června 2000||Kleť||Klet
|-
|(87098)||2000 LS10|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,292|| align=right|12,36|| align=right|4,250||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87099)||2000 LV12|| align=right|14,7|| align=right|2,558|| align=right|0,068|| align=right|15,41|| align=right|4,090||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87100)||2000 LU14|| align=right|13,5|| align=right|2,605|| align=right|0,162|| align=right|14,14|| align=right|4,205||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87101)||2000 LD17|| align=right|14,0|| align=right|2,633|| align=right|0,157|| align=right|11,39|| align=right|4,271||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87102)||2000 LT17|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,200|| align=right|13,46|| align=right|4,200||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87103)||2000 LX17|| align=right|15,1|| align=right|2,620|| align=right|0,182|| align=right|14,39|| align=right|4,241||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87104)||2000 LH18|| align=right|14,7|| align=right|2,663|| align=right|0,202|| align=right|12,86|| align=right|4,345||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87105)||2000 LX18|| align=right|14,8|| align=right|2,710|| align=right|0,196|| align=right|11,62|| align=right|4,461||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87106)||2000 LZ18|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,227|| align=right|6,77|| align=right|3,766||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87107)||2000 LD20|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,267|| align=right|5,04|| align=right|4,091||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87108)||2000 LU20|| align=right|14,2|| align=right|2,758|| align=right|0,123|| align=right|11,39|| align=right|4,579||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87109)||2000 LA21|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,216|| align=right|6,20|| align=right|3,755||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87110)||2000 LW21|| align=right|15,0|| align=right|2,713|| align=right|0,141|| align=right|13,17|| align=right|4,468||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87111)||2000 LJ23|| align=right|14,7|| align=right|2,636|| align=right|0,180|| align=right|11,78|| align=right|4,279||MBA||3. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87112)||2000 LB25|| align=right|14,8|| align=right|2,406|| align=right|0,192|| align=right|20,20|| align=right|3,731||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87113)||2000 LN25|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,136|| align=right|5,65|| align=right|4,210||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87114)||2000 LS27|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,297|| align=right|11,56|| align=right|4,208||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87115)||2000 LR28|| align=right|15,1|| align=right|2,567|| align=right|0,236|| align=right|5,43|| align=right|4,112||MBA||9. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87116)||2000 LQ30|| align=right|14,5|| align=right|2,595|| align=right|0,188|| align=right|13,89|| align=right|4,179||MBA||9. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87117)||2000 LJ32|| align=right|14,5|| align=right|2,803|| align=right|0,310|| align=right|11,49|| align=right|4,692||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87118)||2000 LB34|| align=right|15,6|| align=right|2,439|| align=right|0,098|| align=right|8,11|| align=right|3,809||MBA||3. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87119)||2000 LC34|| align=right|16,6|| align=right|2,326|| align=right|0,064|| align=right|6,43|| align=right|3,547||MBA||3. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87120)||2000 LO34|| align=right|14,8|| align=right|2,680|| align=right|0,272|| align=right|14,43|| align=right|4,387||MBA||3. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87121)||2000 LG35|| align=right|15,8|| align=right|2,532|| align=right|0,186|| align=right|14,11|| align=right|4,028||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87122)||2000 LB36|| align=right|15,3|| align=right|2,523|| align=right|0,247|| align=right|11,45|| align=right|4,006||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87123)||2000 MO1|| align=right|15,9|| align=right|2,307|| align=right|0,156|| align=right|6,48|| align=right|3,505||MBA||25. června 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(87124)||2000 MQ1|| align=right|16,2|| align=right|2,714|| align=right|0,170|| align=right|8,16|| align=right|4,471||MBA||26. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(87125)||2000 MS1|| align=right|15,3|| align=right|2,374|| align=right|0,136|| align=right|7,07|| align=right|3,658||MBA||25. června 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(87126)||2000 MF4|| align=right|16,6|| align=right|2,368|| align=right|0,202|| align=right|1,82|| align=right|3,644||MBA||24. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87127)||2000 MM4|| align=right|15,0|| align=right|2,625|| align=right|0,167|| align=right|8,46|| align=right|4,253||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87128)||2000 MR4|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,195|| align=right|5,80|| align=right|4,221||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87129)||2000 MB5|| align=right|14,9|| align=right|2,550|| align=right|0,192|| align=right|13,05|| align=right|4,071||MBA||26. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87130)||2000 NE|| align=right|16,5|| align=right|2,709|| align=right|0,321|| align=right|1,86|| align=right|4,459||MBA||1. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(87131)||2000 NU1|| align=right|16,2|| align=right|2,556|| align=right|0,082|| align=right|3,55|| align=right|4,087||MBA||4. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87132)||2000 NO4|| align=right|15,8|| align=right|2,293|| align=right|0,230|| align=right|8,55|| align=right|3,472||MBA||3. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87133)||2000 NY4|| align=right|14,4|| align=right|2,399|| align=right|0,128|| align=right|9,61|| align=right|3,716||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87134)||2000 NS5|| align=right|14,7|| align=right|2,641|| align=right|0,302|| align=right|9,08|| align=right|4,290||MBA||8. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87135)||2000 NU5|| align=right|14,0|| align=right|2,411|| align=right|0,284|| align=right|23,16|| align=right|3,743||MBA||8. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87136)||2000 NU6|| align=right|16,2|| align=right|2,480|| align=right|0,182|| align=right|4,73|| align=right|3,905||MBA||4. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87137)||2000 ND8|| align=right|16,0|| align=right|2,520|| align=right|0,070|| align=right|5,20|| align=right|3,999||MBA||5. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87138)||2000 NA11|| align=right|14,2|| align=right|2,791|| align=right|0,230|| align=right|6,79|| align=right|4,663||MBA||10. července 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(87139)||2000 ND12|| align=right|14,5|| align=right|2,417|| align=right|0,188|| align=right|22,45|| align=right|3,757||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87140)||2000 NZ12|| align=right|15,8|| align=right|2,596|| align=right|0,265|| align=right|3,98|| align=right|4,182||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87141)||2000 ND13|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,081|| align=right|14,57|| align=right|4,099||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87142)||2000 NL13|| align=right|14,5|| align=right|2,724|| align=right|0,263|| align=right|18,23|| align=right|4,494||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87143)||2000 NQ14|| align=right|15,0|| align=right|2,529|| align=right|0,200|| align=right|14,37|| align=right|4,020||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87144)||2000 NT14|| align=right|14,3|| align=right|2,770|| align=right|0,157|| align=right|12,80|| align=right|4,609||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87145)||2000 NC15|| align=right|15,5|| align=right|2,716|| align=right|0,125|| align=right|11,46|| align=right|4,477||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87146)||2000 NG16|| align=right|15,3|| align=right|2,565|| align=right|0,223|| align=right|8,33|| align=right|4,106||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87147)||2000 NM16|| align=right|15,7|| align=right|2,517|| align=right|0,184|| align=right|12,36|| align=right|3,993||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87148)||2000 NH17|| align=right|16,1|| align=right|2,530|| align=right|0,315|| align=right|3,25|| align=right|4,024||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87149)||2000 NS18|| align=right|14,9|| align=right|2,456|| align=right|0,173|| align=right|2,22|| align=right|3,848||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87150)||2000 NW18|| align=right|14,6|| align=right|2,655|| align=right|0,150|| align=right|13,48|| align=right|4,325||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87151)||2000 NZ18|| align=right|15,0|| align=right|2,867|| align=right|0,162|| align=right|3,81|| align=right|4,853||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87152)||2000 NF20|| align=right|14,9|| align=right|2,554|| align=right|0,214|| align=right|12,39|| align=right|4,081||MBA||6. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87153)||2000 NR20|| align=right|16,9|| align=right|2,419|| align=right|0,210|| align=right|3,63|| align=right|3,761||MBA||6. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87154)||2000 NB21|| align=right|15,3|| align=right|2,668|| align=right|0,192|| align=right|17,37|| align=right|4,356||MBA||6. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87155)||2000 NF21|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,167|| align=right|11,17|| align=right|4,083||MBA||7. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87156)||2000 NM21|| align=right|15,6|| align=right|2,578|| align=right|0,205|| align=right|0,74|| align=right|4,138||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87157)||2000 NK22|| align=right|14,7|| align=right|2,535|| align=right|0,183|| align=right|13,34|| align=right|4,035||MBA||7. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87158)||2000 NP22|| align=right|13,6|| align=right|2,562|| align=right|0,208|| align=right|18,12|| align=right|4,100||MBA||7. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87159)||2000 NH23|| align=right|16,1|| align=right|2,408|| align=right|0,217|| align=right|7,15|| align=right|3,736||MBA||5. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87160)||2000 NK24|| align=right|15,0|| align=right|2,793|| align=right|0,219|| align=right|6,78|| align=right|4,666||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87161)||2000 NY24|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,223|| align=right|0,89|| align=right|3,664||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87162)||2000 NM25|| align=right|16,0|| align=right|2,571|| align=right|0,148|| align=right|3,22|| align=right|4,123||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87163)||2000 NN25|| align=right|14,7|| align=right|2,720|| align=right|0,147|| align=right|10,48|| align=right|4,484||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87164)||2000 NU25|| align=right|15,8|| align=right|2,429|| align=right|0,206|| align=right|2,53|| align=right|3,785||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87165)||2000 NF27|| align=right|14,3|| align=right|2,969|| align=right|0,098|| align=right|6,80|| align=right|5,114||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87166)||2000 NL28|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,199|| align=right|12,04|| align=right|4,102||MBA||3. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87167)||2000 NQ28|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,157|| align=right|7,15|| align=right|3,767||MBA||2. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87168)||2000 OW|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,222|| align=right|8,70|| align=right|4,147||MBA||24. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(87169)||2000 OP2|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,348|| align=right|9,57|| align=right|4,341||MBA||27. července 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(87170)||2000 OS3|| align=right|14,6|| align=right|2,609|| align=right|0,309|| align=right|4,77|| align=right|4,213||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87171)||2000 OP4|| align=right|15,5|| align=right|2,414|| align=right|0,237|| align=right|14,90|| align=right|3,750||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87172)||2000 OR4|| align=right|14,5|| align=right|2,463|| align=right|0,179|| align=right|8,17|| align=right|3,866||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87173)||2000 OE5|| align=right|15,1|| align=right|2,599|| align=right|0,169|| align=right|13,78|| align=right|4,190||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87174)||2000 OF5|| align=right|14,9|| align=right|2,452|| align=right|0,120|| align=right|7,43|| align=right|3,840||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87175)||2000 OY5|| align=right|15,2|| align=right|2,567|| align=right|0,178|| align=right|12,46|| align=right|4,113||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87176)||2000 OZ5|| align=right|13,4|| align=right|2,594|| align=right|0,203|| align=right|12,78|| align=right|4,178||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87177)||2000 OJ6|| align=right|15,0|| align=right|2,468|| align=right|0,152|| align=right|5,23|| align=right|3,876||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87178)||2000 OZ6|| align=right|14,7|| align=right|2,614|| align=right|0,166|| align=right|13,24|| align=right|4,226||MBA||28. července 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(87179)||2000 ON7|| align=right|14,5|| align=right|2,553|| align=right|0,314|| align=right|13,03|| align=right|4,078||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87180)||2000 OT7|| align=right|14,5|| align=right|2,563|| align=right|0,184|| align=right|13,17|| align=right|4,103||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87181)||2000 OC8|| align=right|14,5|| align=right|2,551|| align=right|0,172|| align=right|11,89|| align=right|4,074||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87182)||2000 OB9|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,309|| align=right|30,92|| align=right|4,246||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87183)||2000 OX9|| align=right|15,0|| align=right|2,371|| align=right|0,195|| align=right|5,48|| align=right|3,649||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87184)||2000 OC10|| align=right|15,6|| align=right|2,623|| align=right|0,220|| align=right|0,56|| align=right|4,249||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87185)||2000 OP12|| align=right|15,3|| align=right|2,398|| align=right|0,181|| align=right|2,29|| align=right|3,714||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87186)||2000 OG13|| align=right|15,5|| align=right|2,722|| align=right|0,097|| align=right|2,66|| align=right|4,490||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87187)||2000 OQ13|| align=right|16,1|| align=right|2,539|| align=right|0,176|| align=right|4,08|| align=right|4,045||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87188)||2000 OL14|| align=right|15,0|| align=right|2,735|| align=right|0,125|| align=right|5,31|| align=right|4,522||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87189)||2000 OM14|| align=right|16,8|| align=right|2,443|| align=right|0,228|| align=right|2,16|| align=right|3,818||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87190)||2000 OR14|| align=right|15,8|| align=right|2,773|| align=right|0,064|| align=right|3,62|| align=right|4,616||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87191)||2000 OM15|| align=right|15,0|| align=right|2,788|| align=right|0,155|| align=right|4,62|| align=right|4,654||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87192)||2000 OG17|| align=right|15,7|| align=right|2,451|| align=right|0,229|| align=right|1,80|| align=right|3,835||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87193)||2000 OS17|| align=right|14,3|| align=right|2,626|| align=right|0,121|| align=right|14,05|| align=right|4,255||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87194)||2000 OK18|| align=right|15,3|| align=right|2,554|| align=right|0,256|| align=right|7,37|| align=right|4,080||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87195)||2000 OW18|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,141|| align=right|4,56|| align=right|3,657||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87196)||2000 OG20|| align=right|15,1|| align=right|2,552|| align=right|0,289|| align=right|5,23|| align=right|4,075||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87197)||2000 OE22|| align=right|14,6|| align=right|2,376|| align=right|0,275|| align=right|21,31|| align=right|3,662||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87198)||2000 OQ22|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,214|| align=right|11,31|| align=right|4,095||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87199)||2000 OD24|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,232|| align=right|3,17|| align=right|3,731||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87200)||2000 OV24|| align=right|15,7|| align=right|2,580|| align=right|0,302|| align=right|2,84|| align=right|4,143||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87201)||2000 OO25|| align=right|15,5|| align=right|2,405|| align=right|0,080|| align=right|3,78|| align=right|3,730||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87202)||2000 OV25|| align=right|14,8|| align=right|2,444|| align=right|0,219|| align=right|5,19|| align=right|3,819||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87203)||2000 OL26|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,188|| align=right|2,44|| align=right|3,706||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87204)||2000 OL29|| align=right|14,9|| align=right|2,452|| align=right|0,171|| align=right|7,84|| align=right|3,839||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87205)||2000 OB30|| align=right|15,9|| align=right|2,460|| align=right|0,289|| align=right|8,88|| align=right|3,858||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87206)||2000 ON31|| align=right|14,6|| align=right|2,641|| align=right|0,157|| align=right|11,82|| align=right|4,292||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87207)||2000 OO32|| align=right|15,4|| align=right|2,727|| align=right|0,199|| align=right|3,08|| align=right|4,502||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87208)||2000 OQ32|| align=right|15,8|| align=right|2,532|| align=right|0,285|| align=right|4,26|| align=right|4,029||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87209)||2000 OW32|| align=right|15,3|| align=right|2,537|| align=right|0,126|| align=right|9,44|| align=right|4,041||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87210)||2000 OS35|| align=right|14,8|| align=right|2,420|| align=right|0,179|| align=right|8,76|| align=right|3,763||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87211)||2000 OP36|| align=right|14,2|| align=right|2,683|| align=right|0,129|| align=right|13,75|| align=right|4,393||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87212)||2000 OQ36|| align=right|16,3|| align=right|2,532|| align=right|0,187|| align=right|7,12|| align=right|4,028||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87213)||2000 OT36|| align=right|14,4|| align=right|2,971|| align=right|0,157|| align=right|9,07|| align=right|5,121||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87214)||2000 OX36|| align=right|15,5|| align=right|2,553|| align=right|0,155|| align=right|7,73|| align=right|4,079||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87215)||2000 OM37|| align=right|13,8|| align=right|2,692|| align=right|0,069|| align=right|9,78|| align=right|4,417||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87216)||2000 OG38|| align=right|14,3|| align=right|2,938|| align=right|0,145|| align=right|12,33|| align=right|5,034||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87217)||2000 OO38|| align=right|15,0|| align=right|2,783|| align=right|0,232|| align=right|8,22|| align=right|4,642||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87218)||2000 OS38|| align=right|14,1|| align=right|2,582|| align=right|0,128|| align=right|13,10|| align=right|4,149||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87219)||2000 OH39|| align=right|15,4|| align=right|2,555|| align=right|0,162|| align=right|10,90|| align=right|4,083||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87220)||2000 OK40|| align=right|15,8|| align=right|2,684|| align=right|0,139|| align=right|12,36|| align=right|4,398||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87221)||2000 OQ40|| align=right|15,8|| align=right|2,563|| align=right|0,257|| align=right|8,45|| align=right|4,103||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87222)||2000 OV40|| align=right|14,0|| align=right|3,169|| align=right|0,152|| align=right|5,23|| align=right|5,640||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87223)||2000 OD41|| align=right|14,7|| align=right|2,480|| align=right|0,110|| align=right|5,23|| align=right|3,905||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87224)||2000 OG41|| align=right|14,8|| align=right|2,588|| align=right|0,268|| align=right|11,97|| align=right|4,163||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87225)||2000 OP41|| align=right|15,2|| align=right|2,932|| align=right|0,131|| align=right|9,38|| align=right|5,019||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87226)||2000 OY41|| align=right|15,4|| align=right|2,659|| align=right|0,200|| align=right|14,99|| align=right|4,334||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87227)||2000 OC42|| align=right|15,7|| align=right|2,623|| align=right|0,310|| align=right|4,22|| align=right|4,247||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87228)||2000 OD42|| align=right|13,3|| align=right|2,994|| align=right|0,048|| align=right|9,67|| align=right|5,180||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87229)||2000 OO42|| align=right|14,9|| align=right|2,552|| align=right|0,157|| align=right|4,65|| align=right|4,077||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87230)||2000 OZ42|| align=right|15,4|| align=right|2,532|| align=right|0,195|| align=right|13,75|| align=right|4,029||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87231)||2000 OB43|| align=right|15,0|| align=right|2,615|| align=right|0,205|| align=right|11,77|| align=right|4,227||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87232)||2000 OC43|| align=right|15,8|| align=right|2,455|| align=right|0,238|| align=right|9,76|| align=right|3,846||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87233)||2000 OE43|| align=right|14,9|| align=right|2,749|| align=right|0,209|| align=right|9,49|| align=right|4,558||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87234)||2000 OX43|| align=right|14,5|| align=right|2,542|| align=right|0,192|| align=right|12,76|| align=right|4,053||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87235)||2000 OM44|| align=right|13,2|| align=right|2,568|| align=right|0,127|| align=right|12,67|| align=right|4,114||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87236)||2000 OO44|| align=right|15,8|| align=right|2,579|| align=right|0,271|| align=right|4,19|| align=right|4,142||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87237)||2000 OP44|| align=right|14,6|| align=right|2,534|| align=right|0,228|| align=right|12,06|| align=right|4,034||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87238)||2000 OA45|| align=right|15,0|| align=right|2,566|| align=right|0,236|| align=right|4,18|| align=right|4,110||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87239)||2000 OH45|| align=right|14,0|| align=right|2,643|| align=right|0,281|| align=right|11,57|| align=right|4,295||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87240)||2000 OJ45|| align=right|14,8|| align=right|2,659|| align=right|0,261|| align=right|13,02|| align=right|4,336||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87241)||2000 OL45|| align=right|14,1|| align=right|2,692|| align=right|0,178|| align=right|11,05|| align=right|4,416||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87242)||2000 OU45|| align=right|14,6|| align=right|3,152|| align=right|0,182|| align=right|4,65|| align=right|5,596||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87243)||2000 OV45|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,266|| align=right|15,31|| align=right|4,115||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87244)||2000 OT46|| align=right|15,3|| align=right|2,609|| align=right|0,257|| align=right|14,29|| align=right|4,213||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87245)||2000 OX46|| align=right|14,9|| align=right|2,528|| align=right|0,213|| align=right|6,02|| align=right|4,018||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87246)||2000 OA47|| align=right|14,6|| align=right|2,451|| align=right|0,199|| align=right|13,42|| align=right|3,836||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87247)||2000 OB47|| align=right|16,0|| align=right|2,575|| align=right|0,320|| align=right|5,52|| align=right|4,131||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87248)||2000 OQ47|| align=right|13,4|| align=right|2,596|| align=right|0,137|| align=right|15,00|| align=right|4,183||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87249)||2000 OR47|| align=right|14,1|| align=right|2,549|| align=right|0,236|| align=right|15,64|| align=right|4,068||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87250)||2000 OX47|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,302|| align=right|3,44|| align=right|4,097||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87251)||2000 OV49|| align=right|14,3|| align=right|2,677|| align=right|0,185|| align=right|9,68|| align=right|4,379||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87252)||2000 OM50|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,306|| align=right|12,00|| align=right|4,202||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87253)||2000 OT50|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,282|| align=right|5,00|| align=right|4,115||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87254)||2000 OY52|| align=right|15,7|| align=right|2,645|| align=right|0,200|| align=right|2,76|| align=right|4,301||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87255)||2000 OB53|| align=right|14,4|| align=right|2,989|| align=right|0,075|| align=right|12,91|| align=right|5,167||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87256)||2000 ON53|| align=right|14,5|| align=right|2,629|| align=right|0,167|| align=right|11,65|| align=right|4,261||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87257)||2000 OO53|| align=right|13,9|| align=right|2,536|| align=right|0,139|| align=right|12,33|| align=right|4,038||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87258)||2000 OP53|| align=right|14,4|| align=right|2,659|| align=right|0,146|| align=right|13,63|| align=right|4,336||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87259)||2000 OW53|| align=right|15,2|| align=right|2,720|| align=right|0,100|| align=right|11,51|| align=right|4,486||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87260)||2000 ON54|| align=right|16,9|| align=right|2,557|| align=right|0,107|| align=right|5,01|| align=right|4,089||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87261)||2000 OQ55|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,167|| align=right|4,65|| align=right|4,118||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87262)||2000 OC56|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,102|| align=right|4,46|| align=right|4,134||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87263)||2000 OB57|| align=right|15,2|| align=right|2,510|| align=right|0,108|| align=right|2,98|| align=right|3,976||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87264)||2000 OY57|| align=right|15,6|| align=right|2,374|| align=right|0,113|| align=right|7,33|| align=right|3,657||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87265)||2000 OL58|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,251|| align=right|5,10|| align=right|3,671||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87266)||2000 OK59|| align=right|17,2|| align=right|2,526|| align=right|0,252|| align=right|2,75|| align=right|4,013||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87267)||2000 OM59|| align=right|15,8|| align=right|2,535|| align=right|0,099|| align=right|6,33|| align=right|4,036||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87268)||2000 OR59|| align=right|15,8|| align=right|2,557|| align=right|0,180|| align=right|4,72|| align=right|4,087||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87269)||2000 OO67|| align=right|9,2|| align=right|525|| align=right|0,961|| align=right|20,08|| align=right|11999||SDO||29. července 2000||Cerro Tololo||Cerro Tololo
|-
|(87270)||2000 OR69|| align=right|14,3|| align=right|2,962|| align=right|0,108|| align=right|9,84|| align=right|5,097||MBA||31. července 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(87271)||2000 PY3|| align=right|15,2|| align=right|2,574|| align=right|0,131|| align=right|5,68|| align=right|4,128||MBA||3. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(87272)||2000 PL4|| align=right|14,7|| align=right|2,810|| align=right|0,118|| align=right|2,30|| align=right|4,709||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87273)||2000 PP7|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,343|| align=right|12,20|| align=right|4,097||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87274)||2000 PB8|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,188|| align=right|13,45|| align=right|4,206||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87275)||2000 PZ8|| align=right|14,9|| align=right|2,486|| align=right|0,121|| align=right|12,47|| align=right|3,919||MBA||4. srpna 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(87276)||2000 PE9|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,124|| align=right|23,30|| align=right|5,614||MBA||6. srpna 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(87277)||2000 PR11|| align=right|15,2|| align=right|2,629|| align=right|0,187|| align=right|14,22|| align=right|4,262||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87278)||2000 PT11|| align=right|14,1|| align=right|2,750|| align=right|0,273|| align=right|11,18|| align=right|4,561||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87279)||2000 PX11|| align=right|14,6|| align=right|2,591|| align=right|0,200|| align=right|16,05|| align=right|4,169||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87280)||2000 PF12|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,238|| align=right|14,43|| align=right|4,251||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87281)||2000 PV12|| align=right|13,8|| align=right|2,666|| align=right|0,193|| align=right|13,46|| align=right|4,353||MBA||8. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87282)||2000 PW12|| align=right|13,6|| align=right|3,040|| align=right|0,154|| align=right|12,43|| align=right|5,300||MBA||8. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87283)||2000 PX12|| align=right|15,0|| align=right|2,791|| align=right|0,181|| align=right|13,10|| align=right|4,662||MBA||8. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87284)||2000 PE14|| align=right|16,0|| align=right|2,680|| align=right|0,146|| align=right|1,44|| align=right|4,387||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87285)||2000 PT14|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,091|| align=right|3,73|| align=right|4,448||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87286)||2000 PW14|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,104|| align=right|7,52|| align=right|3,735||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87287)||2000 PR16|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,105|| align=right|8,27|| align=right|3,705||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87288)||2000 PY16|| align=right|15,9|| align=right|2,398|| align=right|0,217|| align=right|2,95|| align=right|3,713||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87289)||2000 PC17|| align=right|14,9|| align=right|2,868|| align=right|0,009|| align=right|2,57|| align=right|4,856||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87290)||2000 PF18|| align=right|15,2|| align=right|2,603|| align=right|0,211|| align=right|1,46|| align=right|4,199||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87291)||2000 PG18|| align=right|15,2|| align=right|2,886|| align=right|0,181|| align=right|2,54|| align=right|4,903||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87292)||2000 PZ19|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,219|| align=right|5,20|| align=right|3,760||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87293)||2000 PK20|| align=right|15,8|| align=right|2,545|| align=right|0,141|| align=right|3,66|| align=right|4,059||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87294)||2000 PR20|| align=right|15,6|| align=right|2,552|| align=right|0,173|| align=right|5,93|| align=right|4,076||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87295)||2000 PT20|| align=right|15,9|| align=right|2,550|| align=right|0,143|| align=right|7,18|| align=right|4,070||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87296)||2000 PK23|| align=right|14,6|| align=right|2,927|| align=right|0,114|| align=right|0,92|| align=right|5,006||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87297)||2000 PL23|| align=right|15,4|| align=right|2,622|| align=right|0,131|| align=right|10,76|| align=right|4,245||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87298)||2000 PA24|| align=right|16,5|| align=right|2,550|| align=right|0,222|| align=right|1,10|| align=right|4,071||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87299)||2000 PU24|| align=right|13,4|| align=right|3,191|| align=right|0,240|| align=right|15,91|| align=right|5,699||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87300)||2000 PF25|| align=right|16,0|| align=right|2,588|| align=right|0,221|| align=right|5,57|| align=right|4,162||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87301)||2000 PT25|| align=right|14,4|| align=right|2,538|| align=right|0,123|| align=right|14,36|| align=right|4,042||MBA||4. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87302)||2000 PV25|| align=right|14,1|| align=right|2,576|| align=right|0,111|| align=right|11,26|| align=right|4,135||MBA||4. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87303)||2000 PJ26|| align=right|13,8|| align=right|3,177|| align=right|0,280|| align=right|12,35|| align=right|5,662||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87304)||2000 PY26|| align=right|15,3|| align=right|2,480|| align=right|0,228|| align=right|4,31|| align=right|3,904||MBA||9. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87305)||2000 PB27|| align=right|13,9|| align=right|2,692|| align=right|0,141|| align=right|11,05|| align=right|4,416||MBA||9. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87306)||2000 PR27|| align=right|12,8|| align=right|2,757|| align=right|0,210|| align=right|34,31|| align=right|4,578||MBA||10. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87307)||2000 PA28|| align=right|15,1|| align=right|2,438|| align=right|0,226|| align=right|9,57|| align=right|3,806||MBA||7. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(87308)||2000 PY28|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,198|| align=right|12,93|| align=right|4,144||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87309)||2000 QP|| align=right|17,6|| align=right|,848|| align=right|0,464|| align=right|34,75|| align=right|,781||ATN||21. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87310)||2000 QE1|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,257|| align=right|8,51|| align=right|4,125||MBA||23. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(87311)||2000 QJ1|| align=right|16,5|| align=right|1,590|| align=right|0,513|| align=right|7,69|| align=right|2,005||APL||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87312)||2000 QK1|| align=right|13,4|| align=right|2,587|| align=right|0,146|| align=right|13,09|| align=right|4,160||MBA||23. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(87313)||2000 QB3|| align=right|15,1|| align=right|2,535|| align=right|0,174|| align=right|3,46|| align=right|4,036||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87314)||2000 QJ3|| align=right|15,5|| align=right|2,455|| align=right|0,178|| align=right|6,72|| align=right|3,846||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87315)||2000 QV4|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,173|| align=right|1,92|| align=right|4,103||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87316)||2000 QL5|| align=right|14,5|| align=right|2,637|| align=right|0,159|| align=right|5,27|| align=right|4,281||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87317)||2000 QM5|| align=right|15,3|| align=right|2,631|| align=right|0,156|| align=right|2,45|| align=right|4,266||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87318)||2000 QS8|| align=right|15,3|| align=right|2,744|| align=right|0,201|| align=right|8,71|| align=right|4,545||MBA||24. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(87319)||2000 QD9|| align=right|14,1|| align=right|2,547|| align=right|0,146|| align=right|12,47|| align=right|4,065||MBA||25. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(87320)||2000 QX9|| align=right|15,2|| align=right|3,068|| align=right|0,312|| align=right|0,94|| align=right|5,373||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87321)||2000 QA10|| align=right|16,1|| align=right|2,758|| align=right|0,239|| align=right|1,86|| align=right|4,578||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87322)||2000 QX10|| align=right|15,1|| align=right|2,525|| align=right|0,143|| align=right|11,64|| align=right|4,011||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87323)||2000 QB11|| align=right|14,8|| align=right|2,441|| align=right|0,130|| align=right|4,69|| align=right|3,813||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87324)||2000 QH11|| align=right|15,7|| align=right|2,493|| align=right|0,154|| align=right|4,54|| align=right|3,935||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87325)||2000 QM11|| align=right|15,9|| align=right|2,550|| align=right|0,214|| align=right|7,02|| align=right|4,070||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87326)||2000 QV13|| align=right|15,3|| align=right|2,571|| align=right|0,103|| align=right|8,22|| align=right|4,123||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87327)||2000 QZ16|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,115|| align=right|2,74|| align=right|4,228||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87328)||2000 QC17|| align=right|16,3|| align=right|2,477|| align=right|0,090|| align=right|2,79|| align=right|3,898||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87329)||2000 QO17|| align=right|15,2|| align=right|2,943|| align=right|0,120|| align=right|1,19|| align=right|5,049||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87330)||2000 QJ18|| align=right|16,1|| align=right|2,564|| align=right|0,156|| align=right|4,10|| align=right|4,104||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87331)||2000 QX18|| align=right|16,0|| align=right|2,599|| align=right|0,100|| align=right|5,76|| align=right|4,189||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87332)||2000 QF19|| align=right|15,6|| align=right|2,895|| align=right|0,079|| align=right|1,23|| align=right|4,925||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87333)||2000 QB20|| align=right|14,3|| align=right|3,071|| align=right|0,116|| align=right|15,64|| align=right|5,381||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87334)||2000 QK20|| align=right|16,0|| align=right|2,612|| align=right|0,202|| align=right|2,21|| align=right|4,220||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87335)||2000 QB21|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,235|| align=right|11,74|| align=right|4,195||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87336)||2000 QA22|| align=right|14,7|| align=right|3,075|| align=right|0,013|| align=right|10,64|| align=right|5,391||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87337)||2000 QE22|| align=right|15,6|| align=right|2,594|| align=right|0,226|| align=right|16,29|| align=right|4,178||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87338)||2000 QP22|| align=right|14,9|| align=right|2,652|| align=right|0,181|| align=right|3,15|| align=right|4,318||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87339)||2000 QQ22|| align=right|16,3|| align=right|2,553|| align=right|0,309|| align=right|1,52|| align=right|4,080||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87340)||2000 QB23|| align=right|14,4|| align=right|2,557|| align=right|0,108|| align=right|13,65|| align=right|4,088||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87341)||2000 QF23|| align=right|15,3|| align=right|2,459|| align=right|0,087|| align=right|5,18|| align=right|3,856||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87342)||2000 QR23|| align=right|15,3|| align=right|2,565|| align=right|0,258|| align=right|4,90|| align=right|4,107||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87343)||2000 QH25|| align=right|15,3|| align=right|1,824|| align=right|0,086|| align=right|22,87|| align=right|2,463||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87344)||2000 QM25|| align=right|14,8|| align=right|2,645|| align=right|0,082|| align=right|28,89|| align=right|4,300||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87345)||2000 QX25|| align=right|13,9|| align=right|2,596|| align=right|0,171|| align=right|28,96|| align=right|4,183||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87346)||2000 QZ27|| align=right|15,2|| align=right|2,679|| align=right|0,126|| align=right|14,28|| align=right|4,385||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87347)||2000 QR28|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,142|| align=right|12,30|| align=right|4,172||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87348)||2000 QR29|| align=right|14,6|| align=right|3,044|| align=right|0,102|| align=right|2,80|| align=right|5,309||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87349)||2000 QU29|| align=right|14,8|| align=right|3,022|| align=right|0,195|| align=right|2,67|| align=right|5,253||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87350)||2000 QW29|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,221|| align=right|4,13|| align=right|3,707||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87351)||2000 QE31|| align=right|15,1|| align=right|2,556|| align=right|0,057|| align=right|9,79|| align=right|4,086||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87352)||2000 QJ32|| align=right|14,6|| align=right|2,631|| align=right|0,131|| align=right|12,50|| align=right|4,267||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87353)||2000 QQ32|| align=right|15,2|| align=right|2,609|| align=right|0,193|| align=right|14,09|| align=right|4,212||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87354)||2000 QR33|| align=right|15,5|| align=right|2,774|| align=right|0,248|| align=right|17,66|| align=right|4,619||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87355)||2000 QC36|| align=right|14,8|| align=right|2,618|| align=right|0,047|| align=right|2,23|| align=right|4,236||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87356)||2000 QU36|| align=right|14,7|| align=right|2,975|| align=right|0,091|| align=right|3,84|| align=right|5,130||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87357)||2000 QN37|| align=right|16,1|| align=right|2,448|| align=right|0,171|| align=right|2,26|| align=right|3,830||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87358)||2000 QZ37|| align=right|15,7|| align=right|2,625|| align=right|0,163|| align=right|2,87|| align=right|4,252||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87359)||2000 QQ39|| align=right|15,7|| align=right|2,521|| align=right|0,186|| align=right|8,85|| align=right|4,002||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87360)||2000 QK42|| align=right|14,4|| align=right|2,569|| align=right|0,043|| align=right|13,88|| align=right|4,117||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87361)||2000 QK43|| align=right|16,0|| align=right|2,854|| align=right|0,078|| align=right|1,45|| align=right|4,821||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87362)||2000 QS45|| align=right|14,3|| align=right|3,251|| align=right|0,261|| align=right|1,88|| align=right|5,861||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87363)||2000 QX45|| align=right|15,8|| align=right|2,663|| align=right|0,096|| align=right|2,25|| align=right|4,345||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87364)||2000 QA46|| align=right|16,2|| align=right|2,920|| align=right|0,084|| align=right|1,26|| align=right|4,988||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87365)||2000 QL46|| align=right|16,1|| align=right|2,451|| align=right|0,165|| align=right|1,28|| align=right|3,837||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87366)||2000 QA47|| align=right|17,0|| align=right|2,572|| align=right|0,179|| align=right|1,78|| align=right|4,125||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87367)||2000 QK47|| align=right|16,2|| align=right|2,475|| align=right|0,265|| align=right|5,09|| align=right|3,893||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87368)||2000 QT48|| align=right|15,9|| align=right|2,620|| align=right|0,238|| align=right|4,61|| align=right|4,240||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87369)||2000 QB49|| align=right|16,3|| align=right|2,591|| align=right|0,241|| align=right|5,06|| align=right|4,170||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87370)||2000 QY50|| align=right|15,1|| align=right|2,586|| align=right|0,190|| align=right|13,43|| align=right|4,159||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87371)||2000 QD52|| align=right|16,0|| align=right|2,538|| align=right|0,153|| align=right|3,23|| align=right|4,044||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87372)||2000 QP53|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,188|| align=right|2,34|| align=right|3,722||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87373)||2000 QN54|| align=right|15,2|| align=right|2,675|| align=right|0,296|| align=right|3,18|| align=right|4,374||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87374)||2000 QY54|| align=right|15,1|| align=right|2,768|| align=right|0,186|| align=right|3,24|| align=right|4,605||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87375)||2000 QN55|| align=right|13,6|| align=right|3,323|| align=right|0,176|| align=right|2,44|| align=right|6,057||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87376)||2000 QN57|| align=right|14,6|| align=right|2,372|| align=right|0,214|| align=right|11,74|| align=right|3,653||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87377)||2000 QS58|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,144|| align=right|5,95|| align=right|4,145||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87378)||2000 QQ59|| align=right|16,2|| align=right|2,456|| align=right|0,193|| align=right|4,97|| align=right|3,848||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87379)||2000 QU59|| align=right|15,8|| align=right|2,916|| align=right|0,079|| align=right|1,53|| align=right|4,978||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87380)||2000 QJ60|| align=right|14,1|| align=right|2,670|| align=right|0,090|| align=right|15,13|| align=right|4,361||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87381)||2000 QE62|| align=right|15,5|| align=right|2,584|| align=right|0,205|| align=right|8,93|| align=right|4,154||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87382)||2000 QF62|| align=right|15,8|| align=right|2,569|| align=right|0,212|| align=right|6,06|| align=right|4,117||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87383)||2000 QU62|| align=right|15,4|| align=right|2,702|| align=right|0,094|| align=right|15,44|| align=right|4,441||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87384)||2000 QT63|| align=right|15,5|| align=right|2,606|| align=right|0,217|| align=right|6,04|| align=right|4,206||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87385)||2000 QV63|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,235|| align=right|5,74|| align=right|4,220||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87386)||2000 QG65|| align=right|15,7|| align=right|2,524|| align=right|0,268|| align=right|8,62|| align=right|4,009||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87387)||2000 QW65|| align=right|14,3|| align=right|2,662|| align=right|0,152|| align=right|12,11|| align=right|4,342||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87388)||2000 QL66|| align=right|14,8|| align=right|3,098|| align=right|0,101|| align=right|15,12|| align=right|5,451||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87389)||2000 QT66|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,220|| align=right|7,03|| align=right|4,261||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87390)||2000 QN67|| align=right|14,6|| align=right|3,137|| align=right|0,161|| align=right|12,45|| align=right|5,555||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87391)||2000 QY67|| align=right|15,7|| align=right|2,651|| align=right|0,213|| align=right|4,00|| align=right|4,315||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87392)||2000 QB69|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,136|| align=right|14,53|| align=right|4,221||MBA||29. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(87393)||2000 QA71|| align=right|15,1|| align=right|2,812|| align=right|0,159|| align=right|10,19|| align=right|4,714||MBA||27. srpna 2000||Needville||Needville
|-
|(87394)||2000 QF72|| align=right|16,7|| align=right|2,532|| align=right|0,257|| align=right|1,19|| align=right|4,029||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87395)||2000 QP72|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,196|| align=right|1,08|| align=right|3,756||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87396)||2000 QT72|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,262|| align=right|3,74|| align=right|4,064||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87397)||2000 QB73|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,089|| align=right|8,73|| align=right|4,116||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87398)||2000 QD73|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,144|| align=right|12,75|| align=right|4,257||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87399)||2000 QR73|| align=right|15,7|| align=right|2,616|| align=right|0,156|| align=right|3,32|| align=right|4,229||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87400)||2000 QW73|| align=right|14,9|| align=right|3,007|| align=right|0,137|| align=right|4,37|| align=right|5,214||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87401)||2000 QS74|| align=right|15,9|| align=right|2,609|| align=right|0,202|| align=right|1,05|| align=right|4,213||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87402)||2000 QE75|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,196|| align=right|13,41|| align=right|4,110||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87403)||2000 QH76|| align=right|15,3|| align=right|2,647|| align=right|0,175|| align=right|3,34|| align=right|4,307||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87404)||2000 QK76|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,226|| align=right|1,71|| align=right|4,156||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87405)||2000 QP77|| align=right|15,2|| align=right|2,548|| align=right|0,163|| align=right|1,48|| align=right|4,067||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87406)||2000 QC83|| align=right|15,6|| align=right|2,744|| align=right|0,062|| align=right|1,50|| align=right|4,544||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87407)||2000 QJ83|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,114|| align=right|15,16|| align=right|4,251||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87408)||2000 QN83|| align=right|15,0|| align=right|2,574|| align=right|0,086|| align=right|3,17|| align=right|4,130||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87409)||2000 QU85|| align=right|15,5|| align=right|3,209|| align=right|0,133|| align=right|4,81|| align=right|5,748||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87410)||2000 QY86|| align=right|15,2|| align=right|2,559|| align=right|0,122|| align=right|6,67|| align=right|4,092||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87411)||2000 QC88|| align=right|14,1|| align=right|2,579|| align=right|0,144|| align=right|12,34|| align=right|4,140||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87412)||2000 QE88|| align=right|14,3|| align=right|2,536|| align=right|0,108|| align=right|12,71|| align=right|4,038||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87413)||2000 QU89|| align=right|15,6|| align=right|2,543|| align=right|0,055|| align=right|8,23|| align=right|4,055||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87414)||2000 QB90|| align=right|15,2|| align=right|2,536|| align=right|0,142|| align=right|7,40|| align=right|4,038||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87415)||2000 QA92|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,125|| align=right|4,26|| align=right|4,071||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87416)||2000 QM92|| align=right|16,0|| align=right|2,586|| align=right|0,216|| align=right|3,37|| align=right|4,157||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87417)||2000 QM93|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,112|| align=right|13,81|| align=right|4,188||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87418)||2000 QZ94|| align=right|15,9|| align=right|2,641|| align=right|0,094|| align=right|4,35|| align=right|4,292||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87419)||2000 QM95|| align=right|14,5|| align=right|3,191|| align=right|0,171|| align=right|6,17|| align=right|5,699||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87420)||2000 QN95|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,086|| align=right|13,97|| align=right|4,345||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87421)||2000 QS97|| align=right|15,4|| align=right|2,563|| align=right|0,244|| align=right|3,28|| align=right|4,102||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87422)||2000 QE99|| align=right|16,3|| align=right|2,599|| align=right|0,202|| align=right|4,49|| align=right|4,190||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87423)||2000 QW99|| align=right|16,1|| align=right|2,663|| align=right|0,241|| align=right|4,90|| align=right|4,345||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87424)||2000 QY99|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,123|| align=right|5,08|| align=right|4,239||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87425)||2000 QJ100|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,192|| align=right|8,08|| align=right|4,200||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87426)||2000 QH101|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,115|| align=right|5,55|| align=right|4,227||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87427)||2000 QE102|| align=right|15,4|| align=right|2,591|| align=right|0,223|| align=right|10,54|| align=right|4,170||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87428)||2000 QY102|| align=right|14,5|| align=right|2,750|| align=right|0,134|| align=right|8,23|| align=right|4,561||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87429)||2000 QM103|| align=right|15,7|| align=right|2,988|| align=right|0,078|| align=right|0,96|| align=right|5,164||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87430)||2000 QG104|| align=right|15,2|| align=right|2,684|| align=right|0,129|| align=right|5,45|| align=right|4,396||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87431)||2000 QE105|| align=right|14,2|| align=right|2,971|| align=right|0,088|| align=right|11,35|| align=right|5,121||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87432)||2000 QG105|| align=right|14,7|| align=right|2,546|| align=right|0,142|| align=right|16,91|| align=right|4,062||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87433)||2000 QM105|| align=right|15,3|| align=right|2,635|| align=right|0,254|| align=right|6,00|| align=right|4,277||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87434)||2000 QX105|| align=right|13,7|| align=right|3,212|| align=right|0,131|| align=right|8,39|| align=right|5,756||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87435)||2000 QH106|| align=right|15,7|| align=right|2,565|| align=right|0,115|| align=right|5,13|| align=right|4,106||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87436)||2000 QO106|| align=right|15,6|| align=right|2,905|| align=right|0,047|| align=right|3,11|| align=right|4,951||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87437)||2000 QC107|| align=right|15,3|| align=right|2,814|| align=right|0,138|| align=right|6,44|| align=right|4,719||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87438)||2000 QH107|| align=right|16,8|| align=right|2,534|| align=right|0,131|| align=right|3,65|| align=right|4,034||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87439)||2000 QZ108|| align=right|14,4|| align=right|3,123|| align=right|0,127|| align=right|6,58|| align=right|5,517||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87440)||2000 QA110|| align=right|15,0|| align=right|2,527|| align=right|0,164|| align=right|6,38|| align=right|4,017||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87441)||2000 QE110|| align=right|13,7|| align=right|2,603|| align=right|0,118|| align=right|12,37|| align=right|4,200||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87442)||2000 QZ110|| align=right|15,8|| align=right|3,039|| align=right|0,123|| align=right|1,30|| align=right|5,297||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87443)||2000 QL111|| align=right|15,9|| align=right|2,598|| align=right|0,228|| align=right|4,99|| align=right|4,188||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87444)||2000 QZ111|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,184|| align=right|15,51|| align=right|4,211||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87445)||2000 QM113|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,039|| align=right|4,12|| align=right|4,155||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87446)||2000 QO113|| align=right|15,9|| align=right|2,654|| align=right|0,084|| align=right|0,73|| align=right|4,324||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87447)||2000 QR116|| align=right|15,7|| align=right|2,601|| align=right|0,310|| align=right|4,92|| align=right|4,193||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87448)||2000 QA118|| align=right|14,5|| align=right|2,592|| align=right|0,095|| align=right|14,00|| align=right|4,172||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87449)||2000 QF119|| align=right|14,7|| align=right|2,704|| align=right|0,209|| align=right|7,06|| align=right|4,447||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87450)||2000 QB120|| align=right|15,4|| align=right|2,700|| align=right|0,064|| align=right|14,61|| align=right|4,436||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87451)||2000 QD120|| align=right|15,2|| align=right|2,582|| align=right|0,174|| align=right|3,53|| align=right|4,149||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87452)||2000 QD121|| align=right|14,9|| align=right|2,713|| align=right|0,043|| align=right|5,20|| align=right|4,469||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87453)||2000 QE121|| align=right|14,8|| align=right|2,659|| align=right|0,178|| align=right|15,59|| align=right|4,334||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87454)||2000 QG121|| align=right|15,0|| align=right|2,839|| align=right|0,180|| align=right|3,74|| align=right|4,783||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87455)||2000 QK122|| align=right|14,1|| align=right|2,791|| align=right|0,117|| align=right|5,49|| align=right|4,662||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87456)||2000 QM122|| align=right|15,5|| align=right|2,533|| align=right|0,296|| align=right|6,86|| align=right|4,031||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87457)||2000 QR123|| align=right|16,2|| align=right|2,616|| align=right|0,288|| align=right|1,46|| align=right|4,229||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87458)||2000 QK124|| align=right|14,4|| align=right|2,703|| align=right|0,226|| align=right|13,05|| align=right|4,444||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87459)||2000 QL125|| align=right|16,0|| align=right|2,589|| align=right|0,115|| align=right|9,96|| align=right|4,166||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87460)||2000 QR126|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,156|| align=right|3,81|| align=right|4,156||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87461)||2000 QD127|| align=right|16,4|| align=right|2,702|| align=right|0,152|| align=right|13,54|| align=right|4,440||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87462)||2000 QS127|| align=right|14,6|| align=right|2,687|| align=right|0,200|| align=right|13,54|| align=right|4,404||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87463)||2000 QT128|| align=right|15,8|| align=right|2,634|| align=right|0,119|| align=right|2,90|| align=right|4,275||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87464)||2000 QV129|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,210|| align=right|4,01|| align=right|4,104||MBA||31. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(87465)||2000 QU130|| align=right|15,9|| align=right|2,577|| align=right|0,304|| align=right|4,49|| align=right|4,135||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87466)||2000 QX130|| align=right|14,5|| align=right|2,741|| align=right|0,236|| align=right|17,77|| align=right|4,536||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87467)||2000 QC131|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,132|| align=right|6,49|| align=right|3,659||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87468)||2000 QF131|| align=right|15,4|| align=right|2,458|| align=right|0,148|| align=right|5,78|| align=right|3,853||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87469)||2000 QT131|| align=right|15,8|| align=right|2,579|| align=right|0,253|| align=right|5,93|| align=right|4,142||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87470)||2000 QM133|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,087|| align=right|21,70|| align=right|4,081||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87471)||2000 QL134|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,173|| align=right|3,62|| align=right|4,121||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87472)||2000 QU135|| align=right|15,6|| align=right|2,575|| align=right|0,276|| align=right|6,70|| align=right|4,132||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87473)||2000 QK137|| align=right|15,8|| align=right|2,624|| align=right|0,094|| align=right|7,84|| align=right|4,249||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87474)||2000 QF139|| align=right|15,2|| align=right|2,692|| align=right|0,115|| align=right|4,53|| align=right|4,417||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87475)||2000 QM139|| align=right|15,3|| align=right|2,432|| align=right|0,198|| align=right|5,00|| align=right|3,791||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87476)||2000 QH140|| align=right|15,7|| align=right|2,682|| align=right|0,122|| align=right|4,26|| align=right|4,393||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87477)||2000 QN140|| align=right|15,6|| align=right|2,535|| align=right|0,271|| align=right|8,70|| align=right|4,036||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87478)||2000 QM141|| align=right|14,3|| align=right|3,053|| align=right|0,092|| align=right|11,59|| align=right|5,332||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87479)||2000 QB143|| align=right|14,4|| align=right|3,085|| align=right|0,104|| align=right|2,61|| align=right|5,418||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87480)||2000 QZ143|| align=right|16,6|| align=right|2,559|| align=right|0,255|| align=right|4,23|| align=right|4,092||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87481)||2000 QC144|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,142|| align=right|3,63|| align=right|4,328||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87482)||2000 QJ146|| align=right|15,6|| align=right|2,713|| align=right|0,245|| align=right|9,65|| align=right|4,468||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87483)||2000 QN149|| align=right|14,0|| align=right|2,770|| align=right|0,163|| align=right|9,13|| align=right|4,609||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87484)||2000 QD150|| align=right|15,2|| align=right|2,613|| align=right|0,149|| align=right|10,21|| align=right|4,223||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87485)||2000 QT150|| align=right|14,4|| align=right|2,757|| align=right|0,145|| align=right|13,20|| align=right|4,576||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87486)||2000 QQ153|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,138|| align=right|12,13|| align=right|4,152||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87487)||2000 QY153|| align=right|15,0|| align=right|2,619|| align=right|0,182|| align=right|10,94|| align=right|4,238||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87488)||2000 QG154|| align=right|14,5|| align=right|2,679|| align=right|0,128|| align=right|13,80|| align=right|4,383||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87489)||2000 QJ156|| align=right|14,8|| align=right|2,809|| align=right|0,173|| align=right|8,03|| align=right|4,707||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87490)||2000 QN156|| align=right|15,7|| align=right|2,700|| align=right|0,141|| align=right|14,40|| align=right|4,435||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87491)||2000 QE157|| align=right|14,9|| align=right|2,671|| align=right|0,130|| align=right|10,48|| align=right|4,365||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87492)||2000 QP158|| align=right|14,5|| align=right|2,799|| align=right|0,161|| align=right|7,09|| align=right|4,682||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87493)||2000 QM159|| align=right|15,0|| align=right|2,648|| align=right|0,070|| align=right|8,71|| align=right|4,308||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87494)||2000 QC161|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,114|| align=right|10,23|| align=right|5,142||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87495)||2000 QH162|| align=right|15,0|| align=right|2,744|| align=right|0,132|| align=right|12,88|| align=right|4,544||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87496)||2000 QJ162|| align=right|14,7|| align=right|2,559|| align=right|0,032|| align=right|7,18|| align=right|4,093||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87497)||2000 QX165|| align=right|15,1|| align=right|2,666|| align=right|0,071|| align=right|10,65|| align=right|4,352||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87498)||2000 QX166|| align=right|15,0|| align=right|2,592|| align=right|0,131|| align=right|15,10|| align=right|4,173||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87499)||2000 QE167|| align=right|15,0|| align=right|2,544|| align=right|0,096|| align=right|14,41|| align=right|4,057||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87500)||2000 QS167|| align=right|15,5|| align=right|2,600|| align=right|0,181|| align=right|6,40|| align=right|4,191||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87501)||2000 QD169|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,083|| align=right|2,33|| align=right|4,211||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87502)||2000 QC173|| align=right|14,8|| align=right|3,023|| align=right|0,071|| align=right|7,64|| align=right|5,255||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87503)||2000 QH173|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,124|| align=right|9,47|| align=right|4,082||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87504)||2000 QB174|| align=right|15,7|| align=right|2,667|| align=right|0,118|| align=right|4,45|| align=right|4,356||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87505)||2000 QD174|| align=right|16,0|| align=right|2,555|| align=right|0,134|| align=right|11,53|| align=right|4,084||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87506)||2000 QG174|| align=right|15,1|| align=right|2,963|| align=right|0,136|| align=right|3,22|| align=right|5,099||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87507)||2000 QY175|| align=right|15,2|| align=right|2,356|| align=right|0,174|| align=right|5,66|| align=right|3,617||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87508)||2000 QE176|| align=right|15,3|| align=right|2,725|| align=right|0,043|| align=right|4,05|| align=right|4,498||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87509)||2000 QT181|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,160|| align=right|14,18|| align=right|4,312||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87510)||2000 QJ183|| align=right|15,2|| align=right|2,989|| align=right|0,182|| align=right|0,32|| align=right|5,168||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87511)||2000 QA184|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,193|| align=right|5,13|| align=right|3,612||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87512)||2000 QZ184|| align=right|15,8|| align=right|2,578|| align=right|0,221|| align=right|4,37|| align=right|4,140||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87513)||2000 QD188|| align=right|15,1|| align=right|2,573|| align=right|0,212|| align=right|6,22|| align=right|4,127||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87514)||2000 QB190|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,198|| align=right|11,98|| align=right|4,267||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87515)||2000 QG190|| align=right|16,3|| align=right|2,533|| align=right|0,238|| align=right|7,66|| align=right|4,031||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87516)||2000 QU190|| align=right|15,0|| align=right|2,629|| align=right|0,285|| align=right|18,33|| align=right|4,262||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87517)||2000 QB191|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,123|| align=right|7,20|| align=right|3,806||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87518)||2000 QM191|| align=right|14,7|| align=right|2,979|| align=right|0,071|| align=right|10,34|| align=right|5,140||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87519)||2000 QO191|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,125|| align=right|8,53|| align=right|3,812||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87520)||2000 QL192|| align=right|14,7|| align=right|2,422|| align=right|0,111|| align=right|7,66|| align=right|3,769||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87521)||2000 QM192|| align=right|14,4|| align=right|2,429|| align=right|0,092|| align=right|8,87|| align=right|3,784||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87522)||2000 QK193|| align=right|14,0|| align=right|2,640|| align=right|0,098|| align=right|15,10|| align=right|4,288||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87523)||2000 QS193|| align=right|16,3|| align=right|2,427|| align=right|0,199|| align=right|1,85|| align=right|3,780||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87524)||2000 QQ197|| align=right|15,4|| align=right|2,554|| align=right|0,131|| align=right|13,40|| align=right|4,080||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87525)||2000 QV197|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,066|| align=right|3,00|| align=right|4,235||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87526)||2000 QK198|| align=right|15,5|| align=right|2,977|| align=right|0,131|| align=right|2,47|| align=right|5,135||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87527)||2000 QO198|| align=right|15,2|| align=right|2,602|| align=right|0,303|| align=right|5,54|| align=right|4,195||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87528)||2000 QP198|| align=right|15,2|| align=right|2,557|| align=right|0,189|| align=right|11,92|| align=right|4,089||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87529)||2000 QZ199|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,150|| align=right|3,90|| align=right|4,187||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87530)||2000 QG200|| align=right|15,3|| align=right|2,643|| align=right|0,121|| align=right|4,06|| align=right|4,295||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87531)||2000 QJ200|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,138|| align=right|14,66|| align=right|4,094||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87532)||2000 QX201|| align=right|14,3|| align=right|3,108|| align=right|0,176|| align=right|6,06|| align=right|5,479||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87533)||2000 QG203|| align=right|16,5|| align=right|2,533|| align=right|0,269|| align=right|2,90|| align=right|4,031||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87534)||2000 QR203|| align=right|15,2|| align=right|2,629|| align=right|0,120|| align=right|12,42|| align=right|4,261||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87535)||2000 QY203|| align=right|14,9|| align=right|2,889|| align=right|0,176|| align=right|4,59|| align=right|4,909||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87536)||2000 QZ203|| align=right|15,5|| align=right|2,667|| align=right|0,175|| align=right|3,75|| align=right|4,354||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87537)||2000 QX205|| align=right|15,9|| align=right|2,597|| align=right|0,239|| align=right|4,68|| align=right|4,185||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87538)||2000 QA206|| align=right|14,2|| align=right|3,224|| align=right|0,041|| align=right|20,76|| align=right|5,788||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87539)||2000 QY206|| align=right|15,4|| align=right|2,623|| align=right|0,231|| align=right|4,19|| align=right|4,248||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87540)||2000 QB207|| align=right|15,7|| align=right|2,621|| align=right|0,108|| align=right|1,35|| align=right|4,243||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87541)||2000 QG208|| align=right|16,0|| align=right|2,592|| align=right|0,264|| align=right|4,47|| align=right|4,172||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87542)||2000 QA214|| align=right|15,4|| align=right|3,071|| align=right|0,163|| align=right|4,35|| align=right|5,381||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87543)||2000 QA215|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,155|| align=right|3,61|| align=right|4,248||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87544)||2000 QL217|| align=right|14,1|| align=right|3,212|| align=right|0,278|| align=right|20,15|| align=right|5,755||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87545)||2000 QB218|| align=right|13,8|| align=right|2,982|| align=right|0,101|| align=right|9,04|| align=right|5,149||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87546)||2000 QE218|| align=right|14,6|| align=right|3,023|| align=right|0,116|| align=right|11,25|| align=right|5,254||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87547)||2000 QZ219|| align=right|16,7|| align=right|2,566|| align=right|0,121|| align=right|4,26|| align=right|4,110||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87548)||2000 QC222|| align=right|15,2|| align=right|2,541|| align=right|0,244|| align=right|8,67|| align=right|4,049||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87549)||2000 QW222|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,183|| align=right|15,86|| align=right|4,178||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87550)||2000 QU224|| align=right|14,5|| align=right|2,982|| align=right|0,116|| align=right|11,39|| align=right|5,148||MBA||26. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87551)||2000 QC227|| align=right|14,9|| align=right|2,395|| align=right|0,139|| align=right|8,38|| align=right|3,705||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87552)||2000 QV227|| align=right|16,2|| align=right|2,648|| align=right|0,123|| align=right|1,24|| align=right|4,309||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87553)||2000 QO229|| align=right|14,7|| align=right|2,660|| align=right|0,127|| align=right|15,11|| align=right|4,336||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87554)||2000 QM231|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,102|| align=right|3,98|| align=right|4,227||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87555)||2000 QB243|| align=right|8,2|| align=right|34,94|| align=right|0,565|| align=right|6,80|| align=right|207||CNT||25. srpna 2000||Cerro Tololo||Cerro Tololo
|-
|(87556)||2000 RL1|| align=right|15,8|| align=right|2,601|| align=right|0,241|| align=right|16,24|| align=right|4,194||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87557)||2000 RX1|| align=right|14,7|| align=right|2,465|| align=right|0,128|| align=right|5,81|| align=right|3,870||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87558)||2000 RL3|| align=right|14,0|| align=right|2,583|| align=right|0,058|| align=right|14,74|| align=right|4,152||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87559)||2000 RC4|| align=right|15,2|| align=right|2,570|| align=right|0,216|| align=right|9,19|| align=right|4,119||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87560)||2000 RE4|| align=right|15,4|| align=right|2,549|| align=right|0,191|| align=right|3,58|| align=right|4,070||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87561)||2000 RM4|| align=right|14,8|| align=right|2,602|| align=right|0,303|| align=right|6,79|| align=right|4,197||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87562)||2000 RZ5|| align=right|15,4|| align=right|2,748|| align=right|0,212|| align=right|2,03|| align=right|4,554||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87563)||2000 RP6|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,256|| align=right|2,74|| align=right|4,400||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87564)||2000 RQ9|| align=right|15,1|| align=right|2,752|| align=right|0,297|| align=right|12,19|| align=right|4,565||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87565)||2000 RE10|| align=right|15,4|| align=right|2,773|| align=right|0,369|| align=right|6,78|| align=right|4,618||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87566)||2000 RO10|| align=right|15,4|| align=right|2,606|| align=right|0,346|| align=right|5,32|| align=right|4,206||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87567)||2000 RC11|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,260|| align=right|3,38|| align=right|4,135||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87568)||2000 RW11|| align=right|14,6|| align=right|2,616|| align=right|0,236|| align=right|3,85|| align=right|4,231||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87569)||2000 RS12|| align=right|15,1|| align=right|2,664|| align=right|0,073|| align=right|13,35|| align=right|4,347||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87570)||2000 RB13|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,173|| align=right|14,28|| align=right|4,214||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87571)||2000 RS13|| align=right|15,5|| align=right|2,709|| align=right|0,167|| align=right|9,57|| align=right|4,459||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87572)||2000 RF14|| align=right|14,7|| align=right|2,575|| align=right|0,105|| align=right|12,55|| align=right|4,132||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87573)||2000 RH14|| align=right|14,6|| align=right|2,963|| align=right|0,110|| align=right|10,22|| align=right|5,099||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87574)||2000 RK14|| align=right|15,0|| align=right|2,791|| align=right|0,203|| align=right|6,95|| align=right|4,663||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87575)||2000 RN14|| align=right|14,6|| align=right|3,014|| align=right|0,047|| align=right|9,25|| align=right|5,232||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87576)||2000 RY14|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,028|| align=right|8,59|| align=right|5,431||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87577)||2000 RH15|| align=right|14,6|| align=right|2,565|| align=right|0,131|| align=right|8,13|| align=right|4,107||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87578)||2000 RU15|| align=right|14,2|| align=right|3,073|| align=right|0,132|| align=right|10,05|| align=right|5,386||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87579)||2000 RX15|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,152|| align=right|10,61|| align=right|4,390||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87580)||2000 RE16|| align=right|14,4|| align=right|2,603|| align=right|0,038|| align=right|13,80|| align=right|4,199||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87581)||2000 RX18|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,233|| align=right|11,20|| align=right|4,276||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87582)||2000 RP19|| align=right|15,9|| align=right|2,584|| align=right|0,202|| align=right|8,18|| align=right|4,153||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87583)||2000 RD20|| align=right|14,9|| align=right|3,037|| align=right|0,113|| align=right|8,75|| align=right|5,292||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87584)||2000 RE21|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,176|| align=right|13,47|| align=right|4,149||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87585)||2000 RV21|| align=right|15,2|| align=right|2,679|| align=right|0,296|| align=right|5,04|| align=right|4,384||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87586)||2000 RJ22|| align=right|15,7|| align=right|2,570|| align=right|0,178|| align=right|8,30|| align=right|4,119||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87587)||2000 RL22|| align=right|14,8|| align=right|2,663|| align=right|0,103|| align=right|14,08|| align=right|4,346||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87588)||2000 RY22|| align=right|15,5|| align=right|2,606|| align=right|0,266|| align=right|2,84|| align=right|4,207||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87589)||2000 RN23|| align=right|15,1|| align=right|2,571|| align=right|0,224|| align=right|5,12|| align=right|4,122||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87590)||2000 RO24|| align=right|14,9|| align=right|3,154|| align=right|0,108|| align=right|7,10|| align=right|5,600||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87591)||2000 RX26|| align=right|14,6|| align=right|2,590|| align=right|0,098|| align=right|13,10|| align=right|4,169||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87592)||2000 RD28|| align=right|14,6|| align=right|3,021|| align=right|0,088|| align=right|9,27|| align=right|5,250||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87593)||2000 RE28|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,256|| align=right|2,57|| align=right|4,049||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87594)||2000 RL29|| align=right|15,2|| align=right|2,919|| align=right|0,171|| align=right|7,70|| align=right|4,987||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87595)||2000 RM30|| align=right|13,4|| align=right|2,538|| align=right|0,120|| align=right|13,61|| align=right|4,042||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87596)||2000 RG31|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,078|| align=right|9,68|| align=right|5,377||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87597)||2000 RU32|| align=right|14,6|| align=right|2,748|| align=right|0,083|| align=right|4,54|| align=right|4,554||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87598)||2000 RY32|| align=right|15,2|| align=right|2,718|| align=right|0,174|| align=right|3,82|| align=right|4,481||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87599)||2000 RM33|| align=right|13,8|| align=right|2,738|| align=right|0,208|| align=right|17,60|| align=right|4,529||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87600)||2000 RF34|| align=right|14,6|| align=right|2,751|| align=right|0,039|| align=right|7,31|| align=right|4,563||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87601)||2000 RP37|| align=right|14,2|| align=right|2,635|| align=right|0,247|| align=right|12,00|| align=right|4,276||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87602)||2000 RS38|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,322|| align=right|10,79|| align=right|4,134||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87603)||2000 RD40|| align=right|14,4|| align=right|2,643|| align=right|0,147|| align=right|8,13|| align=right|4,297||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87604)||2000 RF40|| align=right|15,7|| align=right|2,683|| align=right|0,147|| align=right|8,20|| align=right|4,393||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87605)||2000 RW41|| align=right|14,3|| align=right|3,088|| align=right|0,096|| align=right|8,87|| align=right|5,426||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87606)||2000 RZ43|| align=right|15,3|| align=right|2,650|| align=right|0,235|| align=right|12,13|| align=right|4,312||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87607)||2000 RA44|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,183|| align=right|6,63|| align=right|4,075||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87608)||2000 RC44|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,211|| align=right|7,86|| align=right|4,165||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87609)||2000 RL44|| align=right|15,3|| align=right|2,281|| align=right|0,131|| align=right|6,68|| align=right|3,445||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87610)||2000 RO44|| align=right|13,9|| align=right|2,522|| align=right|0,153|| align=right|12,81|| align=right|4,004||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87611)||2000 RP44|| align=right|14,4|| align=right|2,675|| align=right|0,103|| align=right|14,64|| align=right|4,374||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87612)||2000 RN45|| align=right|14,9|| align=right|2,545|| align=right|0,266|| align=right|4,51|| align=right|4,059||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87613)||2000 RQ45|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,156|| align=right|28,92|| align=right|4,209||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87614)||2000 RX45|| align=right|14,5|| align=right|2,606|| align=right|0,104|| align=right|15,14|| align=right|4,207||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87615)||2000 RB47|| align=right|14,6|| align=right|2,594|| align=right|0,101|| align=right|13,45|| align=right|4,178||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87616)||2000 RR47|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,198|| align=right|15,86|| align=right|4,127||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87617)||2000 RB48|| align=right|13,9|| align=right|2,747|| align=right|0,141|| align=right|8,65|| align=right|4,553||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87618)||2000 RH48|| align=right|14,0|| align=right|2,601|| align=right|0,161|| align=right|15,82|| align=right|4,195||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87619)||2000 RM48|| align=right|13,9|| align=right|2,659|| align=right|0,255|| align=right|12,35|| align=right|4,336||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87620)||2000 RO48|| align=right|14,3|| align=right|2,726|| align=right|0,173|| align=right|8,29|| align=right|4,499||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87621)||2000 RW48|| align=right|15,1|| align=right|2,719|| align=right|0,188|| align=right|15,28|| align=right|4,484||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87622)||2000 RE49|| align=right|14,6|| align=right|2,999|| align=right|0,256|| align=right|15,44|| align=right|5,193||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87623)||2000 RH49|| align=right|14,6|| align=right|2,746|| align=right|0,118|| align=right|17,35|| align=right|4,549||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87624)||2000 RR51|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,222|| align=right|9,69|| align=right|4,161||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87625)||2000 RS51|| align=right|14,3|| align=right|2,608|| align=right|0,130|| align=right|15,37|| align=right|4,210||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87626)||2000 RB52|| align=right|14,4|| align=right|2,752|| align=right|0,147|| align=right|12,53|| align=right|4,564||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87627)||2000 RH52|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,236|| align=right|14,91|| align=right|5,624||MBA||6. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(87628)||2000 RP54|| align=right|14,4|| align=right|2,635|| align=right|0,114|| align=right|14,24|| align=right|4,275||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87629)||2000 RX54|| align=right|15,1|| align=right|2,785|| align=right|0,222|| align=right|21,43|| align=right|4,648||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87630)||2000 RE55|| align=right|14,3|| align=right|2,642|| align=right|0,204|| align=right|11,90|| align=right|4,294||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87631)||2000 RB61|| align=right|14,5|| align=right|3,142|| align=right|0,131|| align=right|3,87|| align=right|5,569||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87632)||2000 RF64|| align=right|15,6|| align=right|2,783|| align=right|0,098|| align=right|12,33|| align=right|4,642||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87633)||2000 RM64|| align=right|14,5|| align=right|2,590|| align=right|0,127|| align=right|9,70|| align=right|4,168||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87634)||2000 RR64|| align=right|15,4|| align=right|2,661|| align=right|0,316|| align=right|10,63|| align=right|4,341||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87635)||2000 RW66|| align=right|16,0|| align=right|2,730|| align=right|0,167|| align=right|9,21|| align=right|4,509||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87636)||2000 RX66|| align=right|14,2|| align=right|2,729|| align=right|0,170|| align=right|12,94|| align=right|4,507||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87637)||2000 RD67|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,284|| align=right|3,74|| align=right|4,175||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87638)||2000 RG67|| align=right|14,9|| align=right|2,744|| align=right|0,163|| align=right|17,74|| align=right|4,546||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87639)||2000 RZ67|| align=right|14,4|| align=right|2,451|| align=right|0,246|| align=right|14,06|| align=right|3,838||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87640)||2000 RU70|| align=right|15,9|| align=right|2,563|| align=right|0,165|| align=right|5,68|| align=right|4,103||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87641)||2000 RC73|| align=right|15,7|| align=right|2,469|| align=right|0,051|| align=right|16,61|| align=right|3,879||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87642)||2000 RF73|| align=right|14,7|| align=right|2,440|| align=right|0,157|| align=right|0,91|| align=right|3,811||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87643)||2000 RD76|| align=right|14,2|| align=right|2,797|| align=right|0,175|| align=right|8,02|| align=right|4,676||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87644)||2000 RJ77|| align=right|15,7|| align=right|2,654|| align=right|0,214|| align=right|12,17|| align=right|4,322||MBA||8. září 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(87645)||2000 RK77|| align=right|15,5|| align=right|2,554|| align=right|0,194|| align=right|5,18|| align=right|4,081||MBA||9. září 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(87646)||2000 RB78|| align=right|13,8|| align=right|3,089|| align=right|0,107|| align=right|9,24|| align=right|5,427||MBA||8. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(87647)||2000 RR79|| align=right|14,8|| align=right|2,549|| align=right|0,044|| align=right|22,07|| align=right|4,069||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87648)||2000 RB80|| align=right|14,9|| align=right|2,733|| align=right|0,205|| align=right|8,55|| align=right|4,516||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87649)||2000 RE80|| align=right|14,0|| align=right|2,569|| align=right|0,098|| align=right|10,86|| align=right|4,117||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87650)||2000 RB82|| align=right|14,1|| align=right|3,081|| align=right|0,065|| align=right|11,12|| align=right|5,407||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87651)||2000 RT82|| align=right|13,6|| align=right|2,547|| align=right|0,104|| align=right|12,05|| align=right|4,063||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87652)||2000 RK86|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,022|| align=right|3,25|| align=right|4,585||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87653)||2000 RQ86|| align=right|15,1|| align=right|2,638|| align=right|0,120|| align=right|3,78|| align=right|4,284||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87654)||2000 RE88|| align=right|14,8|| align=right|3,045|| align=right|0,093|| align=right|8,96|| align=right|5,314||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87655)||2000 RW88|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,044|| align=right|14,02|| align=right|4,363||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87656)||2000 RO90|| align=right|14,4|| align=right|3,122|| align=right|0,031|| align=right|8,65|| align=right|5,515||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87657)||2000 RC93|| align=right|15,6|| align=right|2,726|| align=right|0,165|| align=right|5,11|| align=right|4,501||MBA||3. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87658)||2000 RE93|| align=right|14,3|| align=right|3,087|| align=right|0,119|| align=right|10,25|| align=right|5,423||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87659)||2000 RD94|| align=right|15,4|| align=right|3,160|| align=right|0,205|| align=right|5,40|| align=right|5,618||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87660)||2000 RS94|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,272|| align=right|4,83|| align=right|4,304||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87661)||2000 RU95|| align=right|15,5|| align=right|2,701|| align=right|0,063|| align=right|6,99|| align=right|4,439||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87662)||2000 RO96|| align=right|14,6|| align=right|2,514|| align=right|0,172|| align=right|13,86|| align=right|3,986||MBA||4. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87663)||2000 RG97|| align=right|14,3|| align=right|2,589|| align=right|0,216|| align=right|14,84|| align=right|4,166||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87664)||2000 RN97|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,157|| align=right|27,15|| align=right|4,276||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87665)||2000 RV97|| align=right|14,2|| align=right|2,586|| align=right|0,198|| align=right|13,24|| align=right|4,157||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87666)||2000 RN98|| align=right|15,6|| align=right|2,560|| align=right|0,213|| align=right|12,57|| align=right|4,095||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87667)||2000 RP98|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,074|| align=right|13,81|| align=right|4,313||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87668)||2000 RT98|| align=right|14,2|| align=right|2,639|| align=right|0,183|| align=right|11,74|| align=right|4,286||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87669)||2000 RE99|| align=right|15,1|| align=right|2,629|| align=right|0,180|| align=right|11,45|| align=right|4,262||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87670)||2000 RH99|| align=right|15,5|| align=right|2,597|| align=right|0,162|| align=right|10,93|| align=right|4,184||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87671)||2000 RY99|| align=right|14,3|| align=right|2,571|| align=right|0,164|| align=right|13,21|| align=right|4,122||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87672)||2000 RN100|| align=right|14,0|| align=right|3,062|| align=right|0,189|| align=right|16,07|| align=right|5,357||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87673)||2000 RZ100|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,107|| align=right|13,64|| align=right|4,331||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87674)||2000 RF101|| align=right|14,4|| align=right|2,682|| align=right|0,121|| align=right|13,52|| align=right|4,392||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87675)||2000 RH101|| align=right|14,6|| align=right|2,672|| align=right|0,139|| align=right|13,79|| align=right|4,367||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87676)||2000 RR101|| align=right|14,5|| align=right|2,708|| align=right|0,188|| align=right|10,77|| align=right|4,456||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87677)||2000 RT102|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,223|| align=right|9,00|| align=right|4,296||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87678)||2000 RU103|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,185|| align=right|13,06|| align=right|4,212||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87679)||2000 RY104|| align=right|14,2|| align=right|2,576|| align=right|0,193|| align=right|11,41|| align=right|4,134||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87680)||2000 RJ105|| align=right|14,4|| align=right|2,589|| align=right|0,186|| align=right|11,99|| align=right|4,166||MBA||7. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87681)||2000 RL105|| align=right|15,4|| align=right|2,663|| align=right|0,244|| align=right|13,35|| align=right|4,344||MBA||7. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87682)||2000 SX1|| align=right|15,2|| align=right|2,546|| align=right|0,170|| align=right|34,92|| align=right|4,061||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87683)||2000 SR2|| align=right|15,3|| align=right|2,551|| align=right|0,239|| align=right|6,63|| align=right|4,074||MBA||19. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87684)||2000 SY2|| align=right|16,4|| align=right|,859|| align=right|0,643|| align=right|19,24|| align=right|,796||ATN PHA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87685)||2000 SR3|| align=right|14,1|| align=right|3,160|| align=right|0,069|| align=right|12,02|| align=right|5,617||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87686)||2000 SW6|| align=right|15,5|| align=right|2,599|| align=right|0,169|| align=right|13,86|| align=right|4,190||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87687)||2000 SL12|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,137|| align=right|7,37|| align=right|3,645||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87688)||2000 SP12|| align=right|16,0|| align=right|2,468|| align=right|0,304|| align=right|4,23|| align=right|3,877||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87689)||2000 SB13|| align=right|15,1|| align=right|2,551|| align=right|0,166|| align=right|3,53|| align=right|4,074||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87690)||2000 SG13|| align=right|14,5|| align=right|2,444|| align=right|0,226|| align=right|6,58|| align=right|3,820||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87691)||2000 SH13|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,098|| align=right|9,41|| align=right|4,199||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87692)||2000 SS13|| align=right|15,0|| align=right|3,069|| align=right|0,079|| align=right|11,40|| align=right|5,376||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87693)||2000 SV13|| align=right|16,4|| align=right|2,685|| align=right|0,112|| align=right|6,07|| align=right|4,400||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87694)||2000 SX13|| align=right|14,0|| align=right|2,645|| align=right|0,142|| align=right|11,44|| align=right|4,301||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87695)||2000 SM14|| align=right|14,2|| align=right|3,115|| align=right|0,104|| align=right|14,30|| align=right|5,497||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87696)||2000 SQ14|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,162|| align=right|11,00|| align=right|4,354||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87697)||2000 SA15|| align=right|13,8|| align=right|2,713|| align=right|0,191|| align=right|12,14|| align=right|4,467||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87698)||2000 SK15|| align=right|15,3|| align=right|2,646|| align=right|0,109|| align=right|12,96|| align=right|4,303||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87699)||2000 SP17|| align=right|15,1|| align=right|2,774|| align=right|0,018|| align=right|5,64|| align=right|4,620||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87700)||2000 SE18|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,064|| align=right|14,52|| align=right|4,338||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87701)||2000 SK19|| align=right|14,7|| align=right|3,168|| align=right|0,062|| align=right|11,98|| align=right|5,638||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87702)||2000 SO22|| align=right|14,8|| align=right|2,642|| align=right|0,198|| align=right|14,29|| align=right|4,293||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87703)||2000 SE23|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,185|| align=right|1,76|| align=right|5,454||MBA||25. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(87704)||2000 SG23|| align=right|13,7|| align=right|3,949|| align=right|0,280|| align=right|2,17|| align=right|7,846||HLD||26. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(87705)||2000 SY24|| align=right|14,9|| align=right|2,713|| align=right|0,171|| align=right|8,63|| align=right|4,468||MBA||26. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(87706)||2000 SM25|| align=right|14,7|| align=right|2,713|| align=right|0,123|| align=right|12,27|| align=right|4,468||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87707)||2000 SS25|| align=right|14,6|| align=right|2,751|| align=right|0,159|| align=right|11,95|| align=right|4,563||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87708)||2000 SM27|| align=right|15,0|| align=right|3,166|| align=right|0,017|| align=right|7,20|| align=right|5,632||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87709)||2000 SH28|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,220|| align=right|11,86|| align=right|4,206||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87710)||2000 SY28|| align=right|14,1|| align=right|3,102|| align=right|0,179|| align=right|15,87|| align=right|5,463||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87711)||2000 SE33|| align=right|15,6|| align=right|2,679|| align=right|0,109|| align=right|5,52|| align=right|4,384||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87712)||2000 SA34|| align=right|15,7|| align=right|2,649|| align=right|0,101|| align=right|4,34|| align=right|4,310||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87713)||2000 SO34|| align=right|16,2|| align=right|2,671|| align=right|0,066|| align=right|1,64|| align=right|4,364||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87714)||2000 SD36|| align=right|15,3|| align=right|2,791|| align=right|0,020|| align=right|5,06|| align=right|4,662||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87715)||2000 SM36|| align=right|14,7|| align=right|2,647|| align=right|0,007|| align=right|22,11|| align=right|4,305||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87716)||2000 SP36|| align=right|15,7|| align=right|2,659|| align=right|0,120|| align=right|11,87|| align=right|4,334||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87717)||2000 SK38|| align=right|15,6|| align=right|2,737|| align=right|0,089|| align=right|3,47|| align=right|4,526||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87718)||2000 SY42|| align=right|15,5|| align=right|2,603|| align=right|0,214|| align=right|3,81|| align=right|4,198||MBA||25. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(87719)||2000 SL45|| align=right|14,3|| align=right|2,630|| align=right|0,117|| align=right|12,99|| align=right|4,264||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87720)||2000 SS45|| align=right|14,8|| align=right|2,538|| align=right|0,178|| align=right|12,32|| align=right|4,044||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87721)||2000 SV45|| align=right|14,6|| align=right|2,557|| align=right|0,216|| align=right|24,19|| align=right|4,088||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87722)||2000 SD46|| align=right|13,7|| align=right|2,563|| align=right|0,203|| align=right|13,35|| align=right|4,102||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87723)||2000 SE46|| align=right|14,2|| align=right|2,685|| align=right|0,144|| align=right|15,10|| align=right|4,399||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87724)||2000 SH46|| align=right|13,9|| align=right|2,572|| align=right|0,217|| align=right|12,84|| align=right|4,123||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87725)||2000 SK46|| align=right|14,5|| align=right|2,550|| align=right|0,167|| align=right|12,74|| align=right|4,071||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87726)||2000 SZ46|| align=right|15,9|| align=right|2,628|| align=right|0,125|| align=right|15,18|| align=right|4,260||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87727)||2000 SA47|| align=right|14,4|| align=right|2,931|| align=right|0,066|| align=right|10,95|| align=right|5,018||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87728)||2000 SU47|| align=right|15,9|| align=right|2,663|| align=right|0,125|| align=right|11,78|| align=right|4,344||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87729)||2000 SW47|| align=right|15,6|| align=right|2,599|| align=right|0,058|| align=right|11,31|| align=right|4,189||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87730)||2000 SJ50|| align=right|14,9|| align=right|3,012|| align=right|0,039|| align=right|7,17|| align=right|5,227||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87731)||2000 SA53|| align=right|14,4|| align=right|3,204|| align=right|0,057|| align=right|9,29|| align=right|5,736||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87732)||2000 SQ55|| align=right|15,3|| align=right|2,739|| align=right|0,084|| align=right|4,23|| align=right|4,532||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87733)||2000 SD56|| align=right|15,5|| align=right|2,742|| align=right|0,032|| align=right|5,76|| align=right|4,540||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87734)||2000 SO58|| align=right|16,5|| align=right|2,661|| align=right|0,162|| align=right|1,10|| align=right|4,341||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87735)||2000 SU58|| align=right|15,5|| align=right|2,769|| align=right|0,013|| align=right|0,98|| align=right|4,606||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87736)||2000 SG60|| align=right|15,5|| align=right|2,654|| align=right|0,115|| align=right|2,62|| align=right|4,324||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87737)||2000 SX60|| align=right|16,5|| align=right|2,657|| align=right|0,137|| align=right|0,50|| align=right|4,329||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87738)||2000 SG61|| align=right|15,5|| align=right|2,662|| align=right|0,087|| align=right|3,27|| align=right|4,342||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87739)||2000 SQ62|| align=right|15,6|| align=right|2,630|| align=right|0,070|| align=right|8,79|| align=right|4,266||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87740)||2000 SK63|| align=right|15,0|| align=right|2,766|| align=right|0,079|| align=right|5,24|| align=right|4,601||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87741)||2000 SP63|| align=right|15,6|| align=right|2,595|| align=right|0,086|| align=right|3,37|| align=right|4,180||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87742)||2000 SH65|| align=right|15,2|| align=right|2,654|| align=right|0,091|| align=right|1,66|| align=right|4,322||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87743)||2000 SP65|| align=right|15,0|| align=right|2,962|| align=right|0,119|| align=right|10,55|| align=right|5,098||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87744)||2000 SX65|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,051|| align=right|5,63|| align=right|4,547||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87745)||2000 SX66|| align=right|14,4|| align=right|3,085|| align=right|0,194|| align=right|2,98|| align=right|5,417||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87746)||2000 SY70|| align=right|15,2|| align=right|2,968|| align=right|0,225|| align=right|3,27|| align=right|5,113||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87747)||2000 ST71|| align=right|14,7|| align=right|2,778|| align=right|0,103|| align=right|4,53|| align=right|4,629||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87748)||2000 SR72|| align=right|14,7|| align=right|2,528|| align=right|0,135|| align=right|7,86|| align=right|4,019||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87749)||2000 SU72|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,147|| align=right|9,45|| align=right|4,566||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87750)||2000 SN73|| align=right|15,4|| align=right|2,727|| align=right|0,174|| align=right|12,26|| align=right|4,503||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87751)||2000 SA74|| align=right|16,2|| align=right|2,616|| align=right|0,144|| align=right|5,12|| align=right|4,232||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87752)||2000 SH74|| align=right|15,2|| align=right|2,630|| align=right|0,319|| align=right|13,58|| align=right|4,264||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87753)||2000 SS75|| align=right|15,5|| align=right|2,698|| align=right|0,112|| align=right|7,26|| align=right|4,431||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87754)||2000 SA76|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,049|| align=right|6,06|| align=right|4,109||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87755)||2000 SU80|| align=right|14,9|| align=right|3,184|| align=right|0,107|| align=right|11,94|| align=right|5,680||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87756)||2000 SK81|| align=right|15,2|| align=right|2,790|| align=right|0,104|| align=right|5,66|| align=right|4,660||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87757)||2000 SN84|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,172|| align=right|2,44|| align=right|4,426||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87758)||2000 SL85|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,213|| align=right|14,42|| align=right|4,508||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87759)||2000 SC88|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,177|| align=right|6,52|| align=right|5,566||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87760)||2000 SF88|| align=right|15,1|| align=right|2,788|| align=right|0,152|| align=right|6,50|| align=right|4,655||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87761)||2000 SG89|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,160|| align=right|13,35|| align=right|4,271||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87762)||2000 SN89|| align=right|13,9|| align=right|2,970|| align=right|0,099|| align=right|10,12|| align=right|5,118||MBA||29. září 2000||Nacogdoches||W. D. Bruton; G. Rodgers
|-
|(87763)||2000 SL90|| align=right|14,5|| align=right|2,615|| align=right|0,062|| align=right|13,79|| align=right|4,228||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87764)||2000 SW90|| align=right|13,5|| align=right|3,249|| align=right|0,044|| align=right|21,00|| align=right|5,856||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87765)||2000 SZ90|| align=right|14,0|| align=right|3,112|| align=right|0,161|| align=right|21,01|| align=right|5,489||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87766)||2000 SF91|| align=right|15,1|| align=right|2,689|| align=right|0,130|| align=right|11,34|| align=right|4,408||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87767)||2000 SZ91|| align=right|14,9|| align=right|3,069|| align=right|0,080|| align=right|10,76|| align=right|5,375||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87768)||2000 SC92|| align=right|14,6|| align=right|3,209|| align=right|0,063|| align=right|14,21|| align=right|5,747||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87769)||2000 SC94|| align=right|14,9|| align=right|2,941|| align=right|0,150|| align=right|15,06|| align=right|5,042||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87770)||2000 SB95|| align=right|13,9|| align=right|3,061|| align=right|0,115|| align=right|10,47|| align=right|5,355||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87771)||2000 SB96|| align=right|15,7|| align=right|2,712|| align=right|0,129|| align=right|4,85|| align=right|4,465||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87772)||2000 SQ97|| align=right|15,6|| align=right|2,577|| align=right|0,155|| align=right|5,56|| align=right|4,135||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87773)||2000 SR98|| align=right|15,6|| align=right|2,649|| align=right|0,141|| align=right|4,10|| align=right|4,310||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87774)||2000 SO99|| align=right|15,9|| align=right|2,718|| align=right|0,041|| align=right|4,01|| align=right|4,481||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87775)||2000 SZ100|| align=right|14,7|| align=right|2,694|| align=right|0,202|| align=right|13,26|| align=right|4,421||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87776)||2000 SK104|| align=right|15,4|| align=right|2,793|| align=right|0,078|| align=right|4,02|| align=right|4,668||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87777)||2000 SR107|| align=right|16,2|| align=right|2,723|| align=right|0,105|| align=right|1,13|| align=right|4,493||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87778)||2000 SU107|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,035|| align=right|4,09|| align=right|4,640||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87779)||2000 SY108|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,092|| align=right|2,28|| align=right|4,347||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87780)||2000 SM111|| align=right|15,0|| align=right|3,100|| align=right|0,187|| align=right|6,86|| align=right|5,456||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87781)||2000 SP111|| align=right|15,9|| align=right|2,780|| align=right|0,130|| align=right|2,10|| align=right|4,635||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87782)||2000 SF114|| align=right|14,5|| align=right|2,727|| align=right|0,173|| align=right|10,38|| align=right|4,502||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87783)||2000 SH114|| align=right|15,7|| align=right|2,545|| align=right|0,204|| align=right|2,66|| align=right|4,060||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87784)||2000 SC115|| align=right|15,6|| align=right|2,719|| align=right|0,154|| align=right|5,08|| align=right|4,483||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87785)||2000 SW115|| align=right|15,8|| align=right|2,576|| align=right|0,285|| align=right|4,18|| align=right|4,133||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87786)||2000 SV116|| align=right|16,0|| align=right|2,582|| align=right|0,216|| align=right|4,61|| align=right|4,148||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87787)||2000 SV117|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,145|| align=right|4,01|| align=right|4,258||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87788)||2000 SX117|| align=right|15,7|| align=right|2,737|| align=right|0,209|| align=right|3,50|| align=right|4,527||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87789)||2000 SN120|| align=right|14,2|| align=right|3,428|| align=right|0,060|| align=right|11,70|| align=right|6,347||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87790)||2000 SS120|| align=right|13,6|| align=right|2,627|| align=right|0,146|| align=right|9,65|| align=right|4,258||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87791)||2000 SJ121|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,180|| align=right|5,60|| align=right|4,574||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87792)||2000 SG124|| align=right|16,0|| align=right|2,689|| align=right|0,208|| align=right|3,21|| align=right|4,409||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87793)||2000 SN127|| align=right|15,6|| align=right|2,739|| align=right|0,082|| align=right|5,71|| align=right|4,531||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87794)||2000 SQ127|| align=right|15,8|| align=right|2,689|| align=right|0,113|| align=right|4,37|| align=right|4,410||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87795)||2000 SZ127|| align=right|14,7|| align=right|3,047|| align=right|0,095|| align=right|11,47|| align=right|5,319||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87796)||2000 SD128|| align=right|15,3|| align=right|2,902|| align=right|0,065|| align=right|3,13|| align=right|4,942||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87797)||2000 SF130|| align=right|14,8|| align=right|2,923|| align=right|0,094|| align=right|14,83|| align=right|4,997||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87798)||2000 SG130|| align=right|15,5|| align=right|2,625|| align=right|0,114|| align=right|13,33|| align=right|4,253||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87799)||2000 SP130|| align=right|15,1|| align=right|2,643|| align=right|0,165|| align=right|12,03|| align=right|4,296||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87800)||2000 SK131|| align=right|15,9|| align=right|2,637|| align=right|0,135|| align=right|12,28|| align=right|4,280||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87801)||2000 SC132|| align=right|14,0|| align=right|3,226|| align=right|0,089|| align=right|14,46|| align=right|5,794||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87802)||2000 SO132|| align=right|14,6|| align=right|2,672|| align=right|0,110|| align=right|14,32|| align=right|4,367||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87803)||2000 SE137|| align=right|14,7|| align=right|2,604|| align=right|0,194|| align=right|12,12|| align=right|4,200||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87804)||2000 SS137|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,168|| align=right|11,14|| align=right|4,418||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87805)||2000 SK140|| align=right|14,7|| align=right|2,805|| align=right|0,022|| align=right|4,65|| align=right|4,698||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87806)||2000 SR140|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,108|| align=right|2,86|| align=right|4,355||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87807)||2000 SZ141|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,056|| align=right|5,40|| align=right|4,518||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87808)||2000 SO142|| align=right|14,2|| align=right|3,144|| align=right|0,159|| align=right|15,94|| align=right|5,575||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87809)||2000 SE143|| align=right|14,8|| align=right|3,132|| align=right|0,146|| align=right|4,01|| align=right|5,543||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87810)||2000 SE145|| align=right|15,9|| align=right|2,657|| align=right|0,198|| align=right|4,11|| align=right|4,331||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87811)||2000 SO145|| align=right|13,0|| align=right|3,967|| align=right|0,220|| align=right|12,70|| align=right|7,900||HLD||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87812)||2000 SL146|| align=right|13,8|| align=right|3,151|| align=right|0,216|| align=right|17,03|| align=right|5,593||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87813)||2000 SC147|| align=right|15,1|| align=right|3,239|| align=right|0,126|| align=right|4,12|| align=right|5,829||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87814)||2000 SG154|| align=right|14,8|| align=right|3,134|| align=right|0,207|| align=right|5,07|| align=right|5,548||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87815)||2000 SR155|| align=right|16,0|| align=right|2,625|| align=right|0,240|| align=right|5,12|| align=right|4,253||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87816)||2000 SA156|| align=right|14,7|| align=right|3,236|| align=right|0,108|| align=right|4,14|| align=right|5,819||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87817)||2000 SF157|| align=right|13,8|| align=right|2,634|| align=right|0,177|| align=right|14,20|| align=right|4,275||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87818)||2000 SS157|| align=right|15,5|| align=right|2,683|| align=right|0,036|| align=right|5,30|| align=right|4,393||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87819)||2000 SZ161|| align=right|14,6|| align=right|3,085|| align=right|0,127|| align=right|11,93|| align=right|5,416||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87820)||2000 SD162|| align=right|15,3|| align=right|2,619|| align=right|0,183|| align=right|12,60|| align=right|4,237||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87821)||2000 ST162|| align=right|14,3|| align=right|2,580|| align=right|0,142|| align=right|7,12|| align=right|4,143||MBA||30. září 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(87822)||2000 SB165|| align=right|14,5|| align=right|2,798|| align=right|0,118|| align=right|16,26|| align=right|4,680||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87823)||2000 SA167|| align=right|15,5|| align=right|2,739|| align=right|0,157|| align=right|7,75|| align=right|4,532||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87824)||2000 SG167|| align=right|14,8|| align=right|2,724|| align=right|0,209|| align=right|7,71|| align=right|4,494||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87825)||2000 SF168|| align=right|15,9|| align=right|2,735|| align=right|0,127|| align=right|9,05|| align=right|4,521||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87826)||2000 SM168|| align=right|14,5|| align=right|2,779|| align=right|0,158|| align=right|11,33|| align=right|4,632||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87827)||2000 SB170|| align=right|14,2|| align=right|2,766|| align=right|0,093|| align=right|5,96|| align=right|4,600||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87828)||2000 SS170|| align=right|15,2|| align=right|2,714|| align=right|0,219|| align=right|13,68|| align=right|4,469||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87829)||2000 SA173|| align=right|13,9|| align=right|2,700|| align=right|0,043|| align=right|20,78|| align=right|4,437||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87830)||2000 SL173|| align=right|15,0|| align=right|2,686|| align=right|0,078|| align=right|12,15|| align=right|4,400||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87831)||2000 SY174|| align=right|15,0|| align=right|2,597|| align=right|0,211|| align=right|6,06|| align=right|4,184||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87832)||2000 SD178|| align=right|15,1|| align=right|2,864|| align=right|0,134|| align=right|4,80|| align=right|4,846||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87833)||2000 SL178|| align=right|14,4|| align=right|2,799|| align=right|0,032|| align=right|12,31|| align=right|4,682||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87834)||2000 SD179|| align=right|14,2|| align=right|2,569|| align=right|0,095|| align=right|5,32|| align=right|4,116||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87835)||2000 SE182|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,206|| align=right|7,33|| align=right|4,093||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87836)||2000 SH183|| align=right|14,0|| align=right|3,252|| align=right|0,014|| align=right|10,88|| align=right|5,862||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87837)||2000 SK186|| align=right|15,2|| align=right|2,658|| align=right|0,108|| align=right|6,98|| align=right|4,332||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87838)||2000 SA187|| align=right|14,9|| align=right|2,597|| align=right|0,194|| align=right|12,99|| align=right|4,183||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87839)||2000 SX190|| align=right|15,6|| align=right|2,756|| align=right|0,084|| align=right|3,73|| align=right|4,575||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87840)||2000 SW193|| align=right|15,4|| align=right|2,637|| align=right|0,131|| align=right|5,74|| align=right|4,280||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87841)||2000 SU198|| align=right|16,1|| align=right|2,685|| align=right|0,078|| align=right|2,47|| align=right|4,399||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87842)||2000 SW199|| align=right|16,0|| align=right|2,751|| align=right|0,127|| align=right|6,81|| align=right|4,562||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87843)||2000 SH202|| align=right|15,5|| align=right|2,748|| align=right|0,096|| align=right|9,02|| align=right|4,553||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87844)||2000 SS203|| align=right|15,6|| align=right|3,052|| align=right|0,095|| align=right|1,91|| align=right|5,330||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87845)||2000 SG208|| align=right|15,7|| align=right|3,040|| align=right|0,207|| align=right|1,50|| align=right|5,301||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87846)||2000 SS209|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,092|| align=right|7,40|| align=right|4,554||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87847)||2000 SM210|| align=right|15,0|| align=right|3,122|| align=right|0,179|| align=right|10,70|| align=right|5,517||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87848)||2000 SJ212|| align=right|14,9|| align=right|3,109|| align=right|0,172|| align=right|8,42|| align=right|5,481||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87849)||2000 SR212|| align=right|14,2|| align=right|3,046|| align=right|0,258|| align=right|9,81|| align=right|5,314||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87850)||2000 SP213|| align=right|15,2|| align=right|2,611|| align=right|0,301|| align=right|13,88|| align=right|4,218||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87851)||2000 SD218|| align=right|15,4|| align=right|2,691|| align=right|0,264|| align=right|11,93|| align=right|4,413||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87852)||2000 SP219|| align=right|14,6|| align=right|2,756|| align=right|0,126|| align=right|10,26|| align=right|4,575||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87853)||2000 SW219|| align=right|15,4|| align=right|2,551|| align=right|0,176|| align=right|12,14|| align=right|4,073||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87854)||2000 SY219|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,164|| align=right|9,74|| align=right|4,580||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87855)||2000 SB220|| align=right|14,9|| align=right|2,588|| align=right|0,162|| align=right|7,13|| align=right|4,162||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87856)||2000 SM220|| align=right|16,0|| align=right|2,711|| align=right|0,189|| align=right|13,76|| align=right|4,464||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87857)||2000 SD222|| align=right|15,2|| align=right|2,573|| align=right|0,295|| align=right|14,26|| align=right|4,127||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87858)||2000 ST225|| align=right|15,8|| align=right|2,793|| align=right|0,244|| align=right|7,90|| align=right|4,666||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87859)||2000 SX225|| align=right|13,1|| align=right|3,121|| align=right|0,190|| align=right|17,09|| align=right|5,512||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87860)||2000 SR226|| align=right|15,4|| align=right|2,768|| align=right|0,186|| align=right|13,57|| align=right|4,606||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87861)||2000 SH229|| align=right|15,8|| align=right|2,671|| align=right|0,056|| align=right|2,93|| align=right|4,364||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87862)||2000 SJ231|| align=right|14,5|| align=right|2,862|| align=right|0,020|| align=right|5,08|| align=right|4,842||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87863)||2000 SE234|| align=right|13,9|| align=right|3,100|| align=right|0,053|| align=right|11,54|| align=right|5,458||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87864)||2000 SQ238|| align=right|15,5|| align=right|2,756|| align=right|0,140|| align=right|7,83|| align=right|4,573||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87865)||2000 SK240|| align=right|15,7|| align=right|2,580|| align=right|0,211|| align=right|27,76|| align=right|4,144||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87866)||2000 SB243|| align=right|15,8|| align=right|2,609|| align=right|0,110|| align=right|4,18|| align=right|4,213||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87867)||2000 SJ245|| align=right|14,8|| align=right|3,132|| align=right|0,127|| align=right|5,62|| align=right|5,543||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87868)||2000 SR251|| align=right|15,1|| align=right|3,092|| align=right|0,056|| align=right|3,23|| align=right|5,437||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87869)||2000 SD256|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,038|| align=right|6,12|| align=right|4,480||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87870)||2000 SQ257|| align=right|15,7|| align=right|2,778|| align=right|0,105|| align=right|4,19|| align=right|4,630||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87871)||2000 SX262|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,194|| align=right|5,85|| align=right|4,462||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87872)||2000 SE268|| align=right|14,7|| align=right|2,642|| align=right|0,168|| align=right|16,35|| align=right|4,294||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87873)||2000 SH269|| align=right|14,9|| align=right|2,851|| align=right|0,119|| align=right|5,86|| align=right|4,814||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87874)||2000 SW269|| align=right|14,7|| align=right|2,765|| align=right|0,154|| align=right|9,94|| align=right|4,596||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87875)||2000 ST270|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,088|| align=right|11,53|| align=right|4,687||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87876)||2000 SB271|| align=right|16,1|| align=right|2,663|| align=right|0,168|| align=right|9,60|| align=right|4,345||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87877)||2000 SS273|| align=right|15,5|| align=right|3,066|| align=right|0,131|| align=right|1,57|| align=right|5,367||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87878)||2000 SG275|| align=right|15,5|| align=right|2,757|| align=right|0,205|| align=right|13,66|| align=right|4,576||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87879)||2000 SH275|| align=right|13,6|| align=right|3,104|| align=right|0,118|| align=right|6,05|| align=right|5,468||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87880)||2000 SO276|| align=right|15,2|| align=right|3,112|| align=right|0,143|| align=right|10,26|| align=right|5,490||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87881)||2000 SC277|| align=right|15,4|| align=right|2,718|| align=right|0,213|| align=right|15,55|| align=right|4,479||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87882)||2000 SN278|| align=right|14,1|| align=right|3,018|| align=right|0,029|| align=right|10,47|| align=right|5,242||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87883)||2000 SO278|| align=right|14,1|| align=right|3,167|| align=right|0,192|| align=right|22,02|| align=right|5,636||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87884)||2000 SN279|| align=right|15,5|| align=right|2,781|| align=right|0,027|| align=right|6,66|| align=right|4,637||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87885)||2000 SF283|| align=right|16,5|| align=right|2,663|| align=right|0,134|| align=right|9,27|| align=right|4,346||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87886)||2000 SJ285|| align=right|14,5|| align=right|2,672|| align=right|0,158|| align=right|9,01|| align=right|4,366||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87887)||2000 SS286|| align=right|15,5|| align=right|2,755|| align=right|0,116|| align=right|8,38|| align=right|4,571||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87888)||2000 ST287|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,158|| align=right|12,76|| align=right|4,364||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87889)||2000 SA288|| align=right|14,0|| align=right|2,642|| align=right|0,212|| align=right|11,69|| align=right|4,293||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87890)||2000 SE288|| align=right|14,7|| align=right|2,761|| align=right|0,262|| align=right|7,83|| align=right|4,587||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87891)||2000 SW290|| align=right|15,9|| align=right|2,688|| align=right|0,032|| align=right|5,24|| align=right|4,407||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87892)||2000 SS292|| align=right|13,5|| align=right|2,932|| align=right|0,017|| align=right|10,89|| align=right|5,020||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87893)||2000 SL293|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,133|| align=right|8,70|| align=right|4,566||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87894)||2000 SF295|| align=right|14,0|| align=right|2,601|| align=right|0,097|| align=right|13,50|| align=right|4,194||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87895)||2000 SP298|| align=right|14,7|| align=right|2,633|| align=right|0,180|| align=right|13,91|| align=right|4,272||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87896)||2000 SE300|| align=right|15,7|| align=right|2,727|| align=right|0,137|| align=right|3,03|| align=right|4,503||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87897)||2000 SH300|| align=right|16,0|| align=right|2,737|| align=right|0,127|| align=right|3,28|| align=right|4,526||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87898)||2000 SC305|| align=right|14,6|| align=right|3,170|| align=right|0,039|| align=right|8,15|| align=right|5,643||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87899)||2000 SH306|| align=right|14,2|| align=right|2,711|| align=right|0,127|| align=right|10,76|| align=right|4,462||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87900)||2000 SJ306|| align=right|14,3|| align=right|3,088|| align=right|0,057|| align=right|9,06|| align=right|5,425||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87901)||2000 SN306|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,095|| align=right|8,02|| align=right|4,585||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87902)||2000 SQ307|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,165|| align=right|11,75|| align=right|4,108||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87903)||2000 ST308|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,204|| align=right|6,11|| align=right|4,165||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87904)||2000 SR309|| align=right|15,7|| align=right|2,637|| align=right|0,166|| align=right|6,62|| align=right|4,281||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87905)||2000 SH310|| align=right|13,7|| align=right|2,745|| align=right|0,217|| align=right|15,95|| align=right|4,548||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87906)||2000 SP310|| align=right|14,4|| align=right|2,663|| align=right|0,035|| align=right|21,05|| align=right|4,344||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87907)||2000 SQ310|| align=right|14,6|| align=right|2,588|| align=right|0,074|| align=right|22,03|| align=right|4,162||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87908)||2000 SJ311|| align=right|14,1|| align=right|2,683|| align=right|0,091|| align=right|21,15|| align=right|4,395||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87909)||2000 SH312|| align=right|14,4|| align=right|2,603|| align=right|0,161|| align=right|14,03|| align=right|4,199||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87910)||2000 SV312|| align=right|13,9|| align=right|2,567|| align=right|0,137|| align=right|13,12|| align=right|4,112||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87911)||2000 SZ312|| align=right|14,8|| align=right|2,662|| align=right|0,112|| align=right|14,21|| align=right|4,342||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87912)||2000 SS313|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,140|| align=right|11,51|| align=right|4,506||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87913)||2000 SU313|| align=right|15,5|| align=right|2,669|| align=right|0,245|| align=right|12,17|| align=right|4,359||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87914)||2000 SY313|| align=right|15,7|| align=right|2,632|| align=right|0,179|| align=right|11,46|| align=right|4,270||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87915)||2000 SB315|| align=right|15,1|| align=right|2,681|| align=right|0,067|| align=right|13,02|| align=right|4,388||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87916)||2000 SH315|| align=right|15,0|| align=right|2,756|| align=right|0,153|| align=right|11,67|| align=right|4,574||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87917)||2000 SF316|| align=right|14,2|| align=right|3,183|| align=right|0,108|| align=right|20,20|| align=right|5,679||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87918)||2000 SQ316|| align=right|14,3|| align=right|2,597|| align=right|0,073|| align=right|13,96|| align=right|4,185||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87919)||2000 SZ316|| align=right|13,6|| align=right|3,216|| align=right|0,099|| align=right|15,02|| align=right|5,767||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87920)||2000 SM317|| align=right|14,2|| align=right|3,107|| align=right|0,057|| align=right|13,83|| align=right|5,476||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87921)||2000 SC318|| align=right|14,9|| align=right|2,675|| align=right|0,293|| align=right|12,51|| align=right|4,373||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87922)||2000 SM318|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,137|| align=right|13,37|| align=right|5,372||MBA||29. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87923)||2000 SV318|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,243|| align=right|11,92|| align=right|4,252||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87924)||2000 SB319|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,170|| align=right|14,32|| align=right|4,236||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87925)||2000 SG319|| align=right|13,1|| align=right|2,581|| align=right|0,175|| align=right|11,96|| align=right|4,147||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87926)||2000 SZ319|| align=right|13,0|| align=right|3,170|| align=right|0,227|| align=right|24,75|| align=right|5,644||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87927)||2000 SN321|| align=right|16,9|| align=right|2,662|| align=right|0,094|| align=right|1,53|| align=right|4,342||MBA||28. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(87928)||2000 SB328|| align=right|15,5|| align=right|2,814|| align=right|0,155|| align=right|6,70|| align=right|4,720||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87929)||2000 SA331|| align=right|15,5|| align=right|2,699|| align=right|0,120|| align=right|8,90|| align=right|4,433||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87930)||2000 SS333|| align=right|15,8|| align=right|2,536|| align=right|0,282|| align=right|7,24|| align=right|4,037||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87931)||2000 ST333|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,183|| align=right|14,26|| align=right|4,201||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87932)||2000 SW343|| align=right|14,3|| align=right|2,607|| align=right|0,125|| align=right|13,59|| align=right|4,210||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87933)||2000 SL346|| align=right|15,7|| align=right|2,801|| align=right|0,107|| align=right|2,21|| align=right|4,687||MBA||21. září 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(87934)||2000 SF347|| align=right|13,4|| align=right|2,651|| align=right|0,089|| align=right|21,31|| align=right|4,316||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87935)||2000 SG347|| align=right|13,7|| align=right|2,693|| align=right|0,092|| align=right|21,02|| align=right|4,418||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87936)||2000 SG350|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,091|| align=right|15,00|| align=right|4,288||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87937)||2000 SM350|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,166|| align=right|14,93|| align=right|4,297||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87938)||2000 SL351|| align=right|15,7|| align=right|2,593|| align=right|0,298|| align=right|11,25|| align=right|4,175||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87939)||2000 SF353|| align=right|15,8|| align=right|2,746|| align=right|0,143|| align=right|12,60|| align=right|4,550||MBA||30. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87940)||2000 SQ354|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,100|| align=right|15,02|| align=right|4,300||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87941)||2000 SG356|| align=right|14,4|| align=right|3,063|| align=right|0,148|| align=right|12,05|| align=right|5,359||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87942)||2000 SP356|| align=right|15,2|| align=right|2,637|| align=right|0,129|| align=right|15,45|| align=right|4,281||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87943)||2000 SM357|| align=right|16,0|| align=right|2,541|| align=right|0,201|| align=right|13,90|| align=right|4,049||MBA||28. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87944)||2000 SZ357|| align=right|14,4|| align=right|3,214|| align=right|0,144|| align=right|18,41|| align=right|5,761||MBA||28. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87945)||2000 SQ358|| align=right|14,1|| align=right|2,615|| align=right|0,156|| align=right|14,03|| align=right|4,227||MBA||24. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87946)||2000 SW359|| align=right|15,7|| align=right|2,778|| align=right|0,036|| align=right|2,17|| align=right|4,631||MBA||26. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87947)||2000 SJ360|| align=right|15,3|| align=right|2,690|| align=right|0,126|| align=right|14,12|| align=right|4,412||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87948)||2000 SY361|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,169|| align=right|4,22|| align=right|4,290||MBA||23. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87949)||2000 SR362|| align=right|14,0|| align=right|2,786|| align=right|0,094|| align=right|9,90|| align=right|4,649||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87950)||2000 SG367|| align=right|14,7|| align=right|2,629|| align=right|0,101|| align=right|14,52|| align=right|4,262||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87951)||2000 SZ368|| align=right|15,8|| align=right|2,691|| align=right|0,198|| align=right|11,17|| align=right|4,415||MBA||22. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87952)||2000 SV369|| align=right|16,8|| align=right|2,568|| align=right|0,259|| align=right|7,32|| align=right|4,115||MBA||24. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87953)||2000 SC370|| align=right|15,9|| align=right|2,615|| align=right|0,124|| align=right|7,25|| align=right|4,229||MBA||24. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87954) Tomkaye||2000 TK|| align=right|14,5|| align=right|2,594|| align=right|0,185|| align=right|12,03|| align=right|4,177||MBA||2. října 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(87955)||2000 TL4|| align=right|14,9|| align=right|2,767|| align=right|0,172|| align=right|6,12|| align=right|4,602||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87956)||2000 TM4|| align=right|14,2|| align=right|3,935|| align=right|0,227|| align=right|2,28|| align=right|7,806||HLD||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87957)||2000 TQ12|| align=right|15,2|| align=right|2,793|| align=right|0,071|| align=right|7,00|| align=right|4,668||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87958)||2000 TS15|| align=right|15,5|| align=right|2,788|| align=right|0,085|| align=right|4,58|| align=right|4,655||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87959)||2000 TF18|| align=right|14,9|| align=right|2,806|| align=right|0,086|| align=right|13,79|| align=right|4,700||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87960)||2000 TU19|| align=right|14,4|| align=right|2,621|| align=right|0,123|| align=right|14,00|| align=right|4,243||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87961)||2000 TV19|| align=right|15,9|| align=right|2,560|| align=right|0,158|| align=right|11,71|| align=right|4,095||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87962)||2000 TB20|| align=right|14,4|| align=right|3,172|| align=right|0,090|| align=right|10,73|| align=right|5,647||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87963)||2000 TK21|| align=right|14,2|| align=right|3,175|| align=right|0,057|| align=right|11,12|| align=right|5,658||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87964)||2000 TM28|| align=right|15,2|| align=right|2,845|| align=right|0,099|| align=right|3,96|| align=right|4,798||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87965)||2000 TX28|| align=right|13,7|| align=right|2,628|| align=right|0,161|| align=right|12,87|| align=right|4,260||MBA||6. října 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(87966)||2000 TX32|| align=right|15,7|| align=right|2,776|| align=right|0,096|| align=right|5,61|| align=right|4,624||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87967)||2000 TR33|| align=right|14,9|| align=right|2,758|| align=right|0,143|| align=right|13,84|| align=right|4,580||MBA||5. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87968)||2000 TS33|| align=right|15,4|| align=right|2,665|| align=right|0,191|| align=right|13,98|| align=right|4,349||MBA||5. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87969)||2000 TV37|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,269|| align=right|12,05|| align=right|4,409||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87970)||2000 TT38|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,215|| align=right|8,59|| align=right|4,142||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87971)||2000 TW38|| align=right|14,5|| align=right|3,105|| align=right|0,036|| align=right|16,45|| align=right|5,469||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87972)||2000 TJ39|| align=right|14,9|| align=right|2,976|| align=right|0,043|| align=right|11,87|| align=right|5,132||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87973)||2000 TX39|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,105|| align=right|13,12|| align=right|4,318||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87974)||2000 TR41|| align=right|15,3|| align=right|2,657|| align=right|0,248|| align=right|15,86|| align=right|4,331||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87975)||2000 TR42|| align=right|14,1|| align=right|3,066|| align=right|0,048|| align=right|11,10|| align=right|5,367||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87976)||2000 TP43|| align=right|14,7|| align=right|2,758|| align=right|0,109|| align=right|14,13|| align=right|4,579||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87977)||2000 TY43|| align=right|15,7|| align=right|2,741|| align=right|0,129|| align=right|2,87|| align=right|4,538||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87978)||2000 TG44|| align=right|16,4|| align=right|2,532|| align=right|0,179|| align=right|6,30|| align=right|4,029||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87979)||2000 TL45|| align=right|14,4|| align=right|2,970|| align=right|0,106|| align=right|11,24|| align=right|5,117||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87980)||2000 TT53|| align=right|16,2|| align=right|2,727|| align=right|0,174|| align=right|2,10|| align=right|4,504||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87981)||2000 TS55|| align=right|15,2|| align=right|2,660|| align=right|0,231|| align=right|14,10|| align=right|4,338||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87982)||2000 TA57|| align=right|15,1|| align=right|2,680|| align=right|0,169|| align=right|15,17|| align=right|4,386||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87983)||2000 TB57|| align=right|15,2|| align=right|3,046|| align=right|0,129|| align=right|11,95|| align=right|5,315||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87984)||2000 TP57|| align=right|15,4|| align=right|2,533|| align=right|0,259|| align=right|8,04|| align=right|4,030||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87985)||2000 TJ58|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,188|| align=right|4,60|| align=right|4,274||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87986)||2000 TD59|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,168|| align=right|13,79|| align=right|4,288||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87987)||2000 TF59|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,170|| align=right|13,67|| align=right|4,406||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87988)||2000 TZ62|| align=right|15,4|| align=right|2,625|| align=right|0,172|| align=right|5,84|| align=right|4,252||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87989)||2000 UG1|| align=right|13,9|| align=right|2,839|| align=right|0,170|| align=right|13,03|| align=right|4,784||MBA||21. října 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(87990)||2000 UV4|| align=right|15,0|| align=right|2,864|| align=right|0,079|| align=right|1,20|| align=right|4,846||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87991)||2000 UK6|| align=right|15,4|| align=right|2,739|| align=right|0,153|| align=right|3,87|| align=right|4,533||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87992)||2000 UL7|| align=right|15,4|| align=right|2,775|| align=right|0,108|| align=right|2,09|| align=right|4,622||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87993)||2000 UM10|| align=right|14,9|| align=right|2,794|| align=right|0,319|| align=right|13,11|| align=right|4,670||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87994)||2000 UA11|| align=right|14,4|| align=right|2,967|| align=right|0,058|| align=right|9,35|| align=right|5,109||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87995)||2000 UF12|| align=right|15,8|| align=right|2,748|| align=right|0,093|| align=right|3,64|| align=right|4,554||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87996)||2000 UP21|| align=right|15,4|| align=right|2,797|| align=right|0,109|| align=right|4,23|| align=right|4,677||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87997)||2000 UG24|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,123|| align=right|5,07|| align=right|4,504||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87998)||2000 UY27|| align=right|15,5|| align=right|2,790|| align=right|0,098|| align=right|2,87|| align=right|4,659||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87999)||2000 UX28|| align=right|14,7|| align=right|2,965|| align=right|0,083|| align=right|9,86|| align=right|5,104||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(88000)||2000 UB36|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,167|| align=right|14,44|| align=right|4,316||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – ''Typ – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
APL – Apollonova skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek